Cet article présente les personnages de la série télévisée d'animation Saint Seiya Omega.

Personnages principaux 
 
 Chevalier de bronze de Pégase (Pegasus) (affinité avec les éléments de la lumière et des ténèbres)
 Techniques : Pegasus Ryūsei Ken (Météores de Pégase), Pegasus Senkō Ken (Poing lumineux de Pégase), Pegasus Suisei Ken (Comète de Pégase), Pegasus Rolling Crash (le tourbillon de Pégase).
 Kōga, âgé de 13 ans, est le personnage principal. Il a été recueilli et élevé par Saori depuis sa naissance : Shaina lui apprend qu'il est apparu, avec Aria, lors de l'impact de la météorite qui a mis fin au premier combat entre Seiya et Mars. Cette météorite a été envoyer par Apsu le dieu de ténèbres en entrant en collision avec le cosmos de lumière d'Athéna, Koga et Aria en sont nés, Koga héritant du cosmos de ténèbres d'Apsu et Aria du cosmos de lumière d’Athéna.
 Il est entraîné par Shaina dans le but de devenir un Chevalier exemplaire. Le lien supposé avec Seiya lui vient de Saori. Celle-ci l'encourage à écouter sa lumière intérieure et il a su transformer son cosmos des ténèbres en lumière. Seiya le reconnaît digne d'endosser l'armure de Pégase. Kōga fait preuve d'énormes progrès, comme le dit Sōma sur sa maîtrise des éléments. 
 Lorsqu'il éveille son cosmos des ténèbres, il est plus puissant que la plupart des Chevaliers d'Or, sans l'aide du . Dans la maison du Capricorne, il combat Ionia, mais celui-ci grâce à sa technique ultime lui fait réveiller son cosmos des ténèbres. Puis avec le soutien d'Aria et Saori, il retrouve la lumière et vient à bout de Ionia. Il vainc un guerrier de Mars grâce à son cosmos des ténèbres facilement alors que ses amis avaient des difficultés. Il arrive à traverser les maisons du Zodiaque grâce à l'aide de ses ami(e)s, et grâce à Eden, il gagne le combat contre Mars. Mais les douze heures étant écoulés, il n'arrive pas à sauver la Terre. Il est envoyé par Amor sur la planète Mars avec Eden pour que celui-ci puisse être sur de les vaincre.
 Il est possédé par Apsū, le dieu des ténèbres et tuera Amor d'un seul coup. Il s'en prend ensuite aux autres chevaliers de Bronze en leur infligeant des blessures des ténèbres. Il sera sauvé par Seiya et Yuna qui arrive à le libérer d'Apsū, qu'il arrive à vaincre grâce à l'armure d'Or du Sagittaire, que Seiya lui prête, et au cosmos de ses amis.

 
 Chevalier de bronze du Petit Lion (Leo Minor) (affinité avec l'élément du feu)
 Techniques : Flame Desperado (Poing flamboyant), Lionet Burning Fire (Fournaise du Petit Lion), Lionet Bomber / Lionet Explosion (Explosion foudroyante du Petit Lion)
 Âgé de 14 ans, Sōma est un jeune homme fougueux et enjoué. C'est le meilleur ami de Kōga. 
 Son père était Chevalier d'Argent de la Croix du Sud, avant d'être tué par Sonia, la fille de Mars. Il acquiert la technique de son prédécesseur Ban en s'entraînant avec Jabu l'ancien chevalier de la Licorne. Depuis la mort de son père, il recherche son assassin Sonia, il la combat à plusieurs reprises mais leur combat final se déroule dans la maison du Scorpion où Sonia y réside en tant que Chevalier d'Or. Sōma essaye de la sauver mais n'y arrive pas, à quelques secondes de la mort, elle croit apercevoir son père. Pour la laisser mourir heureuse, Sōma lui porte une marque d'affection qu'elle croit venir de son père. Dans la maison des Poissons, il tue un des guerriers de Mars grâce à son attaque le Lionet Explosion. Il se relève dans la maison des Poissons, avec Yuna, Ryūhō et Haruto pour arriver au sommet du sanctuaire et voit ses compagnons Kōga et Eden disparaître sous ses yeux dans les ténèbres d'Amor.. Il veut ensuite aller les regoindre mais il ne sait pas comment.

 
 Chevalier de bronze de l'Aigle (Aquila) (affinité avec l'élément du vent)
 Techniques : Divine Tornado (Tornade divine), Blast Scythe (Bourrasque tranchante), Aquila Spinning Predation (Plongeon tournoyant de l'Aigle prédateur), Aquila Shining Blast (Tornade de lumière d'Aigle)
 Jeune femme Chevalier de 13 ans, Yuna étudie à La Palestre dans le but de devenir plus forte que n'importe qui. Elle remet en cause la loi du masque. Elle tue Schiller chevalier d'or du Cancer grâce à l'acquisition du . Et pendant les maisons suivantes, elle est la seule personne qui arrive à stopper les ténèbres de Kōga quand celles-ci reviennent à la surface. Pour sauver la Terre, elle combat Amor des Poissons pour que Kōga et Eden rejoignent Mars. Elle commence le combat contre Amor mais celui-ci arrive facilement à la vaincre. Avec Sōma, Ryūhō et Haruto elle arrive au sommet du sanctuaire et voit Kōga et Eden disparaître sous ses yeux.

 
 Chevalier de bronze du Dragon (Draco) (affinité avec l'élément de l'eau)
 Techniques : Rozan Shōryū Ha (Colère du Dragon), Suihakkei (Hydro-explosion), Kyōka Suigetsu (Hydro-illusion), Meikyō Shisui (Par le bouclier du Dragon), Rozan Hyaku Ryū Ha (Cents dragons suprêmes de Rozan), Rozan Sen Ryū Ha (Mille dragons suprêmes de Rozan)
 Fils de Shiryū et Shunrei, il est âgé de 13 ans. Ryūhō est un surdoué possédant un talent naturel en tant que Chevalier, il aurait dû être le Chevalier le plus puissant de cette génération mais ses faibles dispositions physiques l'en empêchent. Très ami avec Kōga, ils se considèrent comme des frères. Il possède quelques techniques de Shiryū, notamment la colère du Dragon et lorsqu'il s'éveille au , les cent dragons sacrés de Rozan (technique que Shiryū a acquise du précédent Chevalier d'Or de la Balance, Dohko, qui a permis à Shiryū de battre trois spectres d'Hadès devant le mur des Lamentations). Il atteint le  dans la maison des Gémeaux et vainc Paradox. Avec Haruto, il est envoyé aux confins du temps pour combattre Tokisada du Verseau. Il tue un des guerriers de Mars et tombe à terre après l'avoir tué avec Haruto et Sōma. À son réveil, les douze heures sont passées et il monte au sommet du sanctuaire avec les autres chevaliers de Bronze et voit Kōga et Eden s'en aller dans les ténèbres à cause d'Amor.

 
 Chevalier de bronze du Loup (Lupus) (affinité avec l'élément de la terre)
 Techniques : Kawarimi no Jutsu (Technique de substitution, Jūmonji Ganseki Kuzushi (Shurikens de pierre), Doton no Jutsu (Technique de la terre), Kinton no Jutsu (Technique du métal), Katon no Jutsu (Technique du feu), Kaen no Mai Midareuchi (Danse enflammée du chaos), Seiryū Teppōmizu (Geyser foudroyant), Hiden Hōkō Tenrō Kuzushi (Technique secrète: Effondrement destructeur), Doton Sōga Oorō Jin (Technique de terre : les deux crocs du Loup hurlant), Nozuchi Kuzushi (Esprit de terre démolisseur), Doton Hōsenka (Grenade de terre), Kikkōgi (Incision du Démon), Kagebunshin no Jutsu), Suiton Zettai Reido, Doton Dorui Tenjō, Hakurōken Tenshin Musō (Poing du Loup blanc : …), Iwatogaeshi, Suiton no Jutsu, Rōgaken Rasetsu Senpūjin, Hiden Chijin Ittai, Doton Sajin no Mai, Hakurōken Tōga Shissō (Poing du Loup blanc)
 Âgé de 13 ans, Haruto est issu d'un clan de ninjas. C'est un jeune homme calme et stoïque qui étudie avec acharnement dans le but d'acquérir un maximum de connaissances. Il est le Chevalier de cette génération qui possède le plus de techniques différentes, mélanges de techniques de Chevaliers et de ninjas. Il est également en mesure d'utiliser d'autres éléments que le sien (l'eau et le feu), mais cela est lié à ses techniques de ninja plus qu'à celles de Chevalier. Il combat avec ses amis dans les maisons du Zodiaque, il arrive à vaincre avec l'aide de Sōma le chevalier d'Or du Lion, Mycène, sans atteindre le . Avec Ryūhō, il est envoyé aux confins du temps pour vaincre Tokisada le responsable de la mort de Yoshitomi son ami. Il fait exploser son cosmos jusqu'à ce que Genbu puisse le ressentir et grâce à sa technique ultime, il atteint le  et met en déroute Tokisada. Puis il vaincra un des guerriers de Mars. Il traverse ensuite la maison des Poissons avec ses amis et voit Eden et Kōga partir sous ses yeux.

  
 
 Chevalier d'Argent d'Orion (affinité avec l'élément de la foudre)
 Techniques : Folgore Renaissance, Tonitrui Saltare, Tonitrui Fera Caelos, Hilia Mastia, Towa no Tornade (Tornade de l'éternité), Orion's Devastation (Ravage d'Orion / Dévastation d'Orion), Orion's Extermination (Extermination d'Orion)
 Âgé de 15 ans, Eden est un jeune Chevalier auréolé de mystère, distant, froid qui n'a aucune considération pour les faibles. Il a été élevé de manière noble, ce qui lui a octroyé une grande dignité et une grande confiance en ses capacités.
 Il est le fils de Mars et le frère cadet de Sonia. Il a connu Aria quand ils étaient enfants et a beaucoup d'affection pour elle. 
 Il semble douter de plus en plus des véritables intentions de son père. Bouleversé par la mort d'Aria, il finit par se rebeller et affronte Mycène, le Chevalier d'Or du Lion dans sa rage.
 Il finit par réaliser qu'Aria aime la Terre par-dessus tout et qu'elle souhaite utiliser sa force pour protéger le monde et non en créer un nouveau. Il décide donc d'utiliser sa propre force pour accomplir sa volonté, devenant également un rebelle. Il rejoint les cinq autres chevaliers de Bronze dans la maison de la Vierge et affronte son gardien en combat singulier, déployant une force bien supérieure à celle qu'il avait auparavant, ayant dissipé ses doutes. Avec Kōga, il traverse la maison des Poissons et combat d'abord son père en combat singulier, ensuite avec Kōga ils arrivent à vaincre Mars. Il est envoyé par Amor sur Mars avec Kōga.
 Ayant perdu tous ses proches, il apparaît dans la deuxième saison totalement désœuvré et vivant près de la tombe d'Aria. Peu enclin à suivre les ordres d'Athéna ou à répondre à l'appel du sang divin coulant dans ses veines (lequel le pousse à chercher plus de puissance et à dominer), il erre sans véritable but précis. Il apparaît à Pallas Belda en quête de réponses et de buts. Après avoir rencontré successivement Seiya puis Celeris, il décide de mettre sa force au service de ceux qui ne peuvent se défendre.

  / 
 Saori est la réincarnation d'Athéna, divinité protectrice de la terre. Elle a recueilli Kōga alors nourrisson et l'a élevé comme son propre enfant. Elle a été enlevée par Mars et se trouve prisonnière sur la planète Mars, retenue dans un état de transe dans un arbre de vie pour servir de support vital au futur monde voulu par Mars.

  (affinité avec l'élément du feu)
 Techniques : Rubellu Sidus Gungnir, Rubellu Sidus Meteor
 L'antagoniste principal de la première saison. Il s'est réveillé treize ans après avoir été scellé par Seiya. Mars désire s'emparer du pouvoir d'Athéna dans le but d'imposer son règne sur le monde. Il a l'intention de faire disparaître la Terre et de transférer les survivants (ceux qu'il aura jugé digne) sur la planète Mars. Le véritable nom de son enveloppe charnelle est Ludwig. Il était un homme riche et puissant ainsi qu'un père et un mari aimant. Un jour qu'il devait rejoindre son épouse Misha à un concert, la salle subit un attentat et Misha perd la vie. Inconsolable, et cherchant à tout prix à venger sa mort, il traque les terroristes et les élimine un par un. Une fois tous les terroristes tués, il ne parvient cependant toujours pas à comprendre pourquoi son épouse est morte et devient le réceptacle du dieu de la guerre. Médée se situant à côté de son manoir à ce moment-là, laisse présumé qu'elle en est en partie responsable. À la naissance de son fils Eden, il décide de détruire le monde actuel et de le rebâtir sur Mars, pour le bien de son fils. Il est prêt à sacrifier sa propre vie pour y parvenir. 
 Il fait face à Kōga et son propre fils Eden au sanctuaire. Il leur dévoile son visage, à moitié enflammé et à moitié humain, ce qui semble être un indicateur du degré d'emprise de Mars sur sa véritable personnalité. Réalisant que son fils n'a aucune intention de faire machine arrière et veut le défier, il est submergé par la colère et devient totalement sous l'emprise de Mars. Eden ressent toutefois un appel de l'esprit de Ludwig et pense qu'il peut le sauver. Il lui tend un piège en lui faisant croire qu'il va mourir après avoir été transpercé par les ténèbres de Mars, en prenant bien soin de lui signifier qu'il aura alors perdu sa femme, sa fille et son fils dans sa quête d'un nouveau monde. L'esprit de Ludwig se réveille et se rend compte que ce n'était nullement son souhait. Il reçoit alors, dans un moment de doute les attaques de Kōga et d'Eden de plein fouet. Il redevient alors totalement maître de ses esprits et décide d'accéder à la requête de son fils, c'est-à-dire de retirer le sceptre d'Aria (que seul lui et Médée peuvent toucher) faisant la liaison entre Mars et la Terre, ce qui empêche l'exécution de son plan. Cependant, il réagit trop tard et reçoit de plein fouet l'énergie transvasée de la Terre à Mars, les douze heures étant écoulées. Il a été manipulée par Médée, quand il meurt elle récupère tout le cosmos des ténèbres qu'il avait en lui.
 Il avait conscience qu'il risquait de réveiller Apzū par ses actions, ce qui signifierait la destruction de toutes choses, y compris de son monde idéal. Il s'est donc assuré d'avoir une force d'interposition au cas où il ne serait plus en mesure d'agir lui-même : choisissant Seiya, il l'emprisonne à l'abri des ténèbres en lui permettant d'être libéré par une volonté extérieure suffisante.

  (affinité avec l'élément des ténèbres)
 Sorcière sacrée
 L'antagoniste finale de la première saison. C'est la femme de Mars, la belle-mère de Sonia et la mère d'Eden. Elle reste généralement en retrait et fait part de ses analyses à son époux ou à ses proches. Plusieurs indices laissent penser qu'elle est la véritable instigatrice de la guerre (elle semble prévoir tous les évènements et Mars l'écoute attentivement). C'est également elle qui a provoqué la chute de la météorite treize ans auparavant, scellant du même coup les destins de Kōga et d'Aria. Lors de la montée des douze maisons du Zodiaque dans le nouveau Sanctuaire créé par Mars, Médée repère le cosmos ténébreux de Kōga et veut que son fils Eden atteigne un niveau de puissance suffisant pour recueillir ce cosmos particulier. Le cas échéant, elle pourrait décider d'abandonner Eden au profit de Kōga. Pourtant, elle prétend naturellement devant Mycène qu'elle ne pourrait rejeter son fils et sous-entend qu'il n'a donc pas le choix que de devenir un guerrier accompli à la hauteur de ses responsabilités futures. Son frère Amor indique également très explicitement à Mycène que le plan de recréation du monde est une idée de sa sœur et non de Mars. Elle récupère le cosmos des ténèbres de Mars après sa mort et le donne à son frère cadet Amor des Poissons. Elle est la première personne à atterrir sur Mars et c'est elle qui réveille le dieu des ténèbres, Apsū.
 Elle téléporte son fils Eden auprès d'elle et du sceptre d'Aria alors qu'Apzū est sur le point de l'achever. Elle tente ensuite de l'entraver pour l'empêcher d'agir mais le cosmos d'Eden est trop puissant et il parvient à s'emparer du sceptre d'Aria. Elle le laisse passer, notant que le sceptre a protégé sa propre vie de l'attaque de son fils.
 Alors qu'Eden tente de défier à nouveau Apsū à l'aide du sceptre, il manque d'être submergé par les ténèbres d'Apsū. Médée apparaît alors et se sacrifie en recevant l'attaque de plein fouet.

  / Nouvelle Athéna (affinité avec l'élément de la lumière)
 Une jeune fille aux cheveux bleus, que Mars fait passer pour Athéna. Elle-même ne sait pas qui elle est réellement, mais elle sait qu'elle n'est pas Athéna.
 Kōga lui apprend que son pouvoir lui vient, comme lui, de la météorite qui a mis fin au premier combat entre Seiya et Mars. Lors de son apparition, elle a été emmenée par Mars.
 Elle maîtrise la lumière et possède un cosmos suffisamment puissant pour que ceux qui le ressentent pensent avoir affaire à la vraie Athéna.
 Dans les ruines des ténèbres, elle décide de faire face à Mars en intensifiant son cosmos à son paroxysme et canalise les différents cristaux récoltés par les Chevaliers de Bronze pour former un sceptre (différent de celui d'Athéna). Cette aura et le cosmos qui l'entoure après l'apparition du sceptre, lui confère le titre de « Nouvelle Athéna », mais pas de Déesse (Saori n'étant pas morte mais prisonnière de Mars). Elle possède un sceptre, qui lui est propre et différent de Nikê (celui de Saori). 
 Elle décide de protéger et de se battre pour aider les chevaliers de bronze, préférant mourir que de rejoindre Mars à nouveau. Ce dernier, touché par Kōga décide de la supprimer et réussit à briser sa barrière de protection en lui transperçant le corps avec son attaque. Elle réussit à envoyer tous les chevaliers de bronze devant le Sanctuaire, après les avoir remerciés pour toute leur gentillesse puis son corps disparaît dans l'effondrement des ruines.

 
 Haute Martienne du Frelon puis Chevalier d'Or du Scorpion (affinité avec l'élément du feu)
 Techniques : Hornet Stinger (Piqûres du Frelon), Twilight Marionnette (Marionnettes du crépuscule), Turn Back This Darkness (Volte-face des ténèbres), Aiguille écarlate
 C'est la fille de Mars, entièrement dévouée à son père et surtout à son frère, qu'elle veut à tout prix protéger jusqu'à ce qu'il dirige le monde.
 Elle a tué le père de Sōma. Elle perd un combat contre Sōma mais réussit à s'enfuir gravement blessée. 
 Sonia garde très précieusement le cristal d'armure (Clostone) de la Croix du Sud, qui appartenait au père de Sōma, Kazuma. Lors des combats dans les ruines des ténèbres, elle révèle qu'elle répugne à tuer et ne le fait que pour se faire accepter par son père. Sōma lui sauve la vie à cette occasion, considérant qu'il lui revient le droit de lui ôter la vie.
 E
 Promue par Médée, elle devient chevalier d'Or du Scorpion lors de la confrontation au Sanctuaire. C'est en combattant Sōma qu'elle détruit volontairement le cristal d'armure de la Croix du Sud.

 
 Chevalier d'Acier puis Chevalier de Bronze du Petit Cheval (Equuleus)
 Techniques : 
 Ressemblant physiquement à Ikki en plus jeune, il apparaît devant Kōga qu'il nomme le déicide (à la suite de sa victoire décisive contre Abzu) et veut le défier. Il souhaite devenir l'être le plus puissant du monde. Il semble insatisfait de son statut de chevalier d'acier, qualifiant son armure de « chose inutile ».
 Il n'a aucun souvenir de sa vie avant son entraînement et semble être arrivé au centre d'entraînement des chevaliers d'acier par pur instinct. Il est réputé être le plus puissant de son ordre. Sa colère augmente prodigieusement son cosmos, au point de vaincre d'un seul coup un pallasite ayant apporté les plus grandes difficultés à Haruto et Kōga (Hati). Il répète à l'envi qu'il deviendra un dieu, cherche souvent à défier chaque nouveau chevalier qu'il rencontre et reproche à Eden, considéré comme un demi-dieu (par sa filiation à Ludwig-Mars et Médée), de ne pas se comporter davantage comme le fils d'un dieu et donc comme un vrai dieu.
 Il semble disposer d'un pouvoir qui le dépasse. Comme les autres héros, son armure de bronze a évolué au contact de son sang mais contrairement à ses compagnons, il ne maîtriserait pas le septième sens. Shaina est également mal à l'aise en sa présence et Eden a remarqué quelque chose qui le gêne au sujet de Subaru. Kiki du Bélier partage la même impression et charge Eden de garder un œil sur Subaru. Pourtant, malgré son passé oublié, son étrange cosmos et ses défauts dus à sa jeunesse, Subaru semble évoluer au contact des autres chevaliers (notamment Kōga, montré comme un grand frère). Il développe son humanité par sa volonté de défendre les faibles et se comporte comme un vrai chevalier digne d'Athéna. Il semble très admiratif mais aussi très gêné devant Ikki qui opère un retour inespéré lors du siège de Pallas Belda.
 Lorsque Hyōga s'apprête à emprunter la route  qui pourrait mener à Pallas selon Europe, il décide d'emmener Subaru avec lui pour le chaperonner. Eden choisit aussi de garder un œil sur lui. Haruto fait de même au lieu de rejoindre son ami Ryūhō. Après la défaite de Tokisada, Eden et Haruto se demandent qui est vraiment Subaru, lequel clame haut et fort n'être personne d'autre que Subaru, un jeune Chevalier écœuré par les exactions commises par les Pallasites, même si les souvenirs de son passé semblent très flous. Devant la détermination du jeune garçon à vouloir sauver l'humanité, les deux jeunes Chevaliers, bien que perplexes, se sont attachés à lui et lui témoignent leur amitié. Hyōga qui possède plus de recul, crée l'esprit d'unité de cette nouvelle génération de Chevaliers. 
 Europe révèle que Subaru est l'incarnation de son dieu, le véritable ennemi : Saturne. Il est réveillé par les cosmos absorbés de Pallas et d'Athéna.

 
 Déesse de l'amour et du désastre
 Techniques :  
 Antagoniste principale de la deuxième saison, elle revient sur Terre juste après la fin de la bataille contre Mars. Arborant les traits d'une petite fille innocente, elle fait face à Seiya dès son réveil, lequel lui annonce être venu la tuer avant qu'elle n'atteigne l'éveil. Celle-ci acquiesce, consciente que lorsque l'âme de Pallas sera réveillée, cela signifiera la perte d'Athéna. Cependant, Seiya, ne pouvant se résoudre à tuer une enfant hésite, lorsque d'un coup celle-ci est secourue par un de ses guerriers, Titan.
 Elle a le pouvoir d'absorber continuellement la puissance d'Athéna, ce qui signifie que son pouvoir grandit à mesure qu'Athéna s'affaiblit, faisant d'elle une menace majeure pour Athéna et ses chevaliers.
 Pallas a sous ses ordres une armée de guerriers connus sous le nom de  et ils portent des armures nommées :  qui ont une emprise sur le temps. Comme les chevaliers de bronze, d'argent et d'or, les armures des Parasites (Pallasites) sont aussi classées selon leur puissance : ,  et .
 Pallas est déterminée à sacrifier les humains pour récupérer sa grande sœur Athéna et provoque une guerre entre les Pallasites et les Chevaliers.
 Elle possède son propre Chronotector ainsi qu'une épée sacrée () nommée , cadeaux du dieu Saturne. Elle sait que Saturne la manipule depuis le début mais elle dit l'avoir accepté afin de retourner sur Terre car elle souhaitait revoir Athéna et mettre un terme à leur conflit.
 Elle fait face à Athéna dans sa salle du trône mais perd le combat. Alors qu'Athéna s'apprête à l'achever, Titan s'interpose et fait face à Seiya. Alors qu'il est gravement touché, Pallas s'interpose à son tour. Athéna, réalisant alors que Pallas a enfin quelqu'un à aimer, stoppe le combat et se réconcilie avec sa sœur. Alors qu'elles sont proches de rompre le lien de cosmos les unissant, Europe les piège et absorbe leurs cosmos à l'aide de leurs bracelets. 
 Note : Pallas apparaît dans Saint Seiya Omega, comme le pendant d'Aphrodite (déesse de l'amour) et d'Éris (déesse de la discorde). Et, la vision opposée de Pallas et d'Athéna sur l'humanité rappelle l'opposition entre Artémis et Athéna. Tandis que la relation entre Pallas et Titan les rapproche de la relation entre Hilda de Polaris et Siegfried.

Personnages récurrents 
 
 Le fidèle majordome de Saori, il veille sur elle comme toujours.

 
 Ancien Chevalier de Bronze de la Grande Ourse (Ursa Major) puis Chevalier d'Acier
 Techniques :  (Étreinte de l'ours)
 Geki est devenu professeur à La Palestre. Il sera retenu prisonnier dans Babel avec le reste des chevaliers du . Après sa libération du Tomb Squeeze dans la Tour de Babel, à la suite de la victoire de Kōga et de ses compagnons sur Abzu, Geki intervient lors du siège de Pallas Belda, vêtu d'une armure d'acier à l'effigie de son ancienne armure de bronze de la Grande Ourse, et seconde Shaïna avec ses compagnons Ichi, Ban et Nachi pour contrer Dioné et ses guerriers Pallasites. Cette initiative permet à Kiki de restaurer les armures de bronze (nommées New Cloth depuis leur régénération) de Kōga et ses compagnons très abîmées par les derniers combats menés.

  ()
 Chevalier de Bronze de l'Hydre femelle (Hydra), puis temporairement Chevalier d'Argent de l'Hydre mâle (Hydrus)
 Techniques : Paralyze Baiser, Hydrus Gorgeous Kick, Hydrus Thousand Paralyze
 N'ayant pas réussi à s'adapter à cette nouvelle ère des Chevaliers, Ichi étudie à La Palestre dans le but de découvrir son élément et aide Geki dans la formation des jeunes apprentis chevaliers.
 Séduit par Mars, il devient Chevalier d'Argent de l'Hydre mâle (Hydrus) dans le but de prendre sa revanche sur le sort, qui a fait de lui un « éternel perdant » derrière Seiya, Shiryū, Hyōga, Shun et Ikki, pourtant Chevaliers de Bronze eux aussi.
 Après la bataille contre Mars, il est de nouveau affecté au rang de Chevalier de Bronze au début de la deuxième saison.

 
 Professeur à La Palestre, il semble ami avec Geki.

 
 Ancien chevalier, il accueille Kōga à La Palestre.

 
 Elle est la disciple de Kiki et par conséquent l'apprentie réparatrice d'armures.

 
 Ancien Chevalier de Bronze du Petit Lion (Leo Minor) puis Chevalier d'Acier
 Techniques : Lionet Bomber
 C'est un professeur de la Palestre. Il est chargé de l'entraînement des chevaliers d'acier.

 
 Ancien Chevalier de Bronze du Loup (Lupus) puis Chevalier d'Acier
 Techniques : 
 C'est un professeur de la Palestre. Il est chargé de l'entraînement des chevaliers d'acier.

 
 Il est le petit frère de Philip. C'est un enfant dont le village a été attaqué par des Pallasites. Halimède lui propose de dérober le cristal d'armure (clostone) d'Andromède à Shun afin de sauver son grand frère. C'est Finalement Shun qui devra protéger Ray en enflammant son cosmos, ce qui permettra à l'armure d'Andromède d'évoluer en tant que New Cloth.

 
 Il est le grand frère de Ray. C'est un jeune garçon victime d'une attaque (appelée Chrono Delay) des Pallasites sur un village, dont le corps est ainsi figé dans le temps. Shun d'Andromède décide de protéger Philip, Ray et les habitants du village contre les Pallasites.

 
 Sélène est une petite fille blonde qui survit avec d'autres réfugiés de Pallas Belda dans un souterrain de la ville. Ils sont protégés des Pallasites par Celeris du Petit Cheval. Sélène voue une certaine admiration pour Celeris qui n'hésite pas à combattre pour défendre les autres au péril de sa propre vie. Indirectement, son admiration pour les chevaliers et son tempérament positif malgré la guerre qui se joue permet à Eden d'ouvrir les yeux sur sa propre condition. N'ayant plus de proches à défendre mais ayant déjà protégé la Terre une première fois contre Abzu, il se rend compte que son rôle est de protéger les autres comme Yuna en avait elle-même fait la promesse auparavant. Sélène crée donc un déclic qui permet au jeune homme de se rapprocher un peu plus de ses compagnons d'armes. Elle réapparaît finalement, dans l'épisode 97 qui clôt la saison et la série, devant Pallas et Titan à qui elle offre une tasse de thé pendant que l'ancienne ville de Pallas Belda, réinvestie par ses habitants, se reconstruit et renaît de ses cendres.

Personnages secondaires

Les Chevaliers d'Or 
  (Aries)
 Chevalier d'Or du Bélier (affinité avec l'élément de la terre)
 Techniques : Starlight Extinction (Mort d'une étoile / Extinction stellaire), pouvoirs de télékinésie et de téléportation, Crystal Wall (Mur de cristal), Stardust Revolution (Spirale stellaire) 
 Ancien disciple du précédent Chevalier d'Or du Bélier, Mū, Kiki peut comme son maître réparer des armures. Il est resté fidèle à Athéna / Saori, et garde en tant que Chevalier d'Or du Bélier le premier des douze temples reconstruit. Il va reproduire ce que son maître Mū a fait avant lui lors de la première bataille des douze maisons : mettre les chevaliers de Bronze à l'épreuve et leur expliquer ce qui les attend. Il les laisse ensuite passer pour contenir un détachement de guerriers de Mars venu punir sa trahison envers leur maître. À la suite de ces affrontements, il est indemne et est toujours aux prises avec ses adversaires alors que les chevaliers de Bronze atteignent le temple de la Vierge. Il reçoit alors l'aide inattendue d'Harbinger du Taureau. À l'issue des douze heures, il envoie les chevaliers de Bronze restants avec l'aide de Harbinger, Fudō et Genbu sur Mars pour aider Kōga et Eden.
 Il fait une apparition lors de la deuxième saison, dans la salle réunissant les armures des chevaliers vaincus. Il fait alors face à un Pallasite secondaire, Dioné et le repousse sans difficulté. Il se retire ensuite à Jamir pour réparer les armures des chevaliers survivants.
 Il rejoint par la suite le champ de bataille à Pallas Belda avec Athéna et les autres Chevaliers d'Or, avec pour mission de réparer les armures des chevaliers blessés. Il fait à cette occasion la leçon aux Chevaliers de bronze, étant capable de voir leurs faiblesses rien qu'en observant leurs armures. Il fait ensuite de nouveau face à Dioné, « revanchard », mais parvient à faire exploser son armure uniquement à l'aide de son index. Il l'achève ensuite avec le reste de son bataillon.
 Plus tard, il affronte Hypérion avec Shiryū et Fudō. Cependant, la force de leur adversaire est supérieure à la leur. Les trois Chevaliers d'Or décident d'utiliser la technique interdite : « l'Athéna Exclamation! ». Ils réussissent à briser son épée de la destruction mais la puissance du choc est telle que les trois Chevaliers d'Or disparaissent. Avant de se sacrifier lui aussi, Kiki est heureux de voir que Fudō a compris ce qu'est la réalité d'un Chevalier d'Athéna et qu'il est déterminé à se ranger auprès d'Athéna (malgré son passif avec Mars) en tant qu'homme et compagnon. Cependant, Hypérion a finalement survécu à l'attaque des trois Chevaliers d'Or.

  (Taurus)
 Chevalier d'Or du Taureau (affinité avec l'élément de la foudre)
 Techniques : Shadow Horn, Great Horn (Cornes du Taureau), Greatest Horn (Cornes géantes du Taureau)
 Gardien du temple du Taureau, borgne, il se caractérise par une certaine décontraction et par une affinité particulière pour le bruit des os brisés, le sol de son temple étant jonché d'ossements. La perte de son œil date d'une agression subie pendant sa petite enfance, durant laquelle il s'est éveillé au cosmos. Sa vie a ensuite été une succession de combats, couronnée par une victoire à mains nues sur un chevalier, à la suite de laquelle Ionia le recruta comme chevalier d'Or. 
 Reconnaissant la valeur de Kōga, il expédie les autres chevaliers de bronze dans d'autres temples pour pouvoir l'affronter en combat singulier. Il le laisse finalement passer, au motif qu'il souhaite le briser quand il sera au maximum de ses capacités.
 Il semble tenir en haute estime Seiya, qualifiant le Ryūsei Ken de « légendaire » et semble impatient de s'y mesurer. Il dispose également d'une connaissance parfaite du squelette humain, ce qui lui permet de briser très exactement les os qu'il souhaite.
 Il se montre alors que les chevaliers de Bronze atteignent la maison de la Vierge. Il propose son aide à Kiki du Bélier pour défaire les soldats de Mars. Celui-ci lui fait alors remarquer qu'il perdra les faveurs de Mars en l'aidant. Harbinger lui rétorque que tant qu'il y a des adversaires de valeur, il lui importe peu que le monde futur soit celui voulu par Mars ou par les chevaliers de Bronze. Ayant compris les réelles intentions de Mars, il aide Kiki a vaincre les guerriers de Mars dans la maison du Bélier. À l'issue des douze heures, il envoie les chevaliers de Bronze restants avec l'aide de Kiki, Fudō et Genbu sur Mars pour aider Kōga et Eden.
 Durant la deuxième saison, il est chargé de la protection d'Athéna. Celle-ci décidant de regagner le champ de bataille, il l'accompagne et fait partie de sa garde rapprochée avec Fudō. Il est également en possession de l'armure d'Athéna, avec pour mission de la protéger, à sa grande surprise. Il ne peut également pas s'empêcher d'intervenir dans le combat entre Paradox et Intégra : n'ayant lui-même pas connu sa famille et le regrettant amèrement, la vision de deux sœurs s’entre-tuant lui est insupportable. Quand Hypérion intervient pour freiner la course d'Athéna et de ses Chevaliers, Shiryū et Fudō poussent Seiya et Harbinger à poursuivre leur chemin pour escorter Saori jusqu'à Pallas alors que Kiki fait le choix de rester avec ses deux compagnons.
 Il atteint le trône de Pallas avec Seiya et Athéna et tente d'attaquer Pallas immédiatement pour en finir. Il est stoppé in extremis par Titan. Ce dernier n'éprouvant pas le moindre intérêt à l'affronter, Harbinger le met au défi de lui prendre l'armure d'Athéna. Initialement en mauvaise posture et considéré comme un voyou par Titan, il dévoile enfin les raisons de son combat : ayant été dans la position du faible due à son passé dans les bas-fonds, la loi du plus fort l'insupporte et il souhaite se battre au nom de quiconque ne peut se défendre. Ceci expliquant alors la grande confiance qu'Athéna et les autres chevaliers d'Or avaient en lui. De rage, il parvient à réaliser ce que nul autre chevalier n'a réussi seul : détruire l'épée de Titan en un seul coup, ce dernier lui témoignant alors son respect et retirant tous les qualificatifs qu'il a eus à son encontre. Trop épuisé, Athéna l'empêche de continuer le combat pour pouvoir affronter Pallas seule. Il assiste, impuissant, au duel opposant les deux déesses, car Seiya lui demande de ne pas intervenir et de croire en Athéna.
 À la fin de la bataille dans l'épisode 97 de la série, il est nommé nouveau Grand Pope du Sanctuaire.

  (Gemini)
 Chevalier d'Or des Gémeaux (affinité avec l'élément du vent) puis Pallasite de deuxième rang du Scarlet Janus (Janus écarlate)
 Techniques : Crossroad Mirage (Carrefour des illusions), Rozan Shō Ryū Ha (Colère du Dragon), Final Destination (Destination finale), Fortunate Wall (Rempart du destin - technique défensive) ; Scarlet Janus, Galaxian Ultimation, Another Dimension (Une autre dimension)
 Paradox est le premier Chevalier d'Or féminin, devenue chevalier par admiration pour Shiryū qu'elle a essayé de séduire. Très jalouse de l'attention portée à sa sœur jumelle durant son enfance, elle est rongée par la haine tout en étant en perpétuelle recherche d'affection.
 Elle se dévoile à Ryūhō sans masque et lui annonce être amoureuse de lui, ainsi que d'avoir fait en sorte qu'il arrive devant son temple à la suite de l'attaque du chevalier du Taureau. 
 Paradox a prêté allégeance à Mars, convaincue qu'il est rempli d'amour et de bonté. Elle donne le choix à Ryūhō entre se rendre et rester à ses côtés ou la combattre. Elle est en mesure d'anticiper toutes ses attaques, chose qu'elle justifie par le fait qu'elle l'aime et sait tout de lui (elle dispose en réalité d'un pouvoir de prescience, ce qui lui permet de voir partiellement le futur). Comme ses prédécesseurs Saga et Kanon, Paradox maîtrise à la fois les illusions et les dimensions, elle est aussi en mesure d'utiliser le Rozan Shō Ryū Ha. Sa personnalité est également double : l'une remplie d'amour et l'autre de haine.
 Vaincue par Ryūhō, elle survit mais se retrouve en proie à un grand conflit intérieur. Elle n'apparaît pas aux côtés de ses pairs survivants pour sauver la Terre.
 Lors de la deuxième saison, elle est mentionnée par Kiki comme faisant partie des chevaliers d'Or disparus mais son armure n'a pas repris sa place avec celles des autres chevaliers vaincus, suggérant qu'elle serait donc toujours vivante. 
 Il est aussi révélé qu'elle a été déchue de son rang et a été enfermée au Cap Sounion. Elle en est libérée par la Pallasite Gallia en échange de quoi Paradox passe dans le camp de Pallas. Elle fait à nouveau face à Ryūhō à Pallas Belda. Alors qu'elle s'apprête à l'achever, sa sœur jumelle Intégra, récemment promue nouveau chevalier d'Or des Gémeaux, s'interpose. Paradox prend le dessus sur sa sœur dans un premier temps mais ne peut rien face aux puissances combinées de Ryūhō et d'Intégra. Cette dernière finit par vaincre Paradox qui disparaît en jurant à Intégra qu'un jour ou l'autre, elle lui reprendra tout.
 Elle attaque Athéna dans le château de Pallas dans le but d'attirer sa sœur. Elle y parvient et engage un duel contre celle-ci. Elle est proche de la victoire mais Harbinger s'interpose et la frappe. Le combat reprend et Intégra prend cette fois le dessus. Après un temps d'hésitation, elle se décide à l'achever mais Athéna l'en empêche, voulant éviter qu'elle s'en sente coupable à vie. Ressentant que la haine de Paradox est en train de la quitter, elle la touche et lui inocule son cosmos bienveillant, dissipant toute sa haine accumulée. Totalement désemparée, n'ayant vécu que par la haine, Paradox prend la fuite telle un animal sauvage mais alors qu'elle semblait proche de rejoindre les rangs d'Athéna, Gallia apparaît soudainement et la frappe de son épée pour la punir de son échec. Vexée que Gallia rejette l'amour de Pallas (amour qu'elle a cherché toute sa vie), elle se rapproche de sa sœur et propose à celle-ci de se battre côte à côte malgré sa grave blessure. Les deux sœurs font subir l' à Gallia, sans succès. Il s'agissait néanmoins d'un piège : elle cherchaient en réalité à ouvrir un tunnel pour les Chevaliers de bronze égarés, sachant très bien qu'elles ne pourraient pas venir à bout de Gallia. Paradox s'écroule ensuite dans les bras d'Intégra, après lui avoir dit pour la première fois de sa vie qu'elle l'aimait.

  (Gemini)
 Chevalier d'Or des Gémeaux (affinité avec l'élément du vent) 
 Techniques : Galaxian Explosion (Explosion galactique), Another Dimension (Une autre dimension)
 Sœur jumelle de Paradox, elle devient le nouveau chevalier d'Or des Gémeaux lors du conflit contre Pallas. Contrairement à sa sœur, elle n'est pas affligée de troubles de la personnalité, est très distante et a un tempérament plutôt solitaire. Elle est attristée par les choix de sa sœur, mais n'éprouve aucun scrupule à l'affronter pour sauver Athéna. Elle n'attache également aucune importance à sa propre vie, dès l'instant où elle est en mesure de sauver au moins une personne.
 Elle perce la technique  de Paradox et sauve la vie de Ryūhō. Elle lui intime l'ordre de rester à l'écart (en le qualifiant de « jeune homme »). Elle engage alors un combat avec Paradox qui tourne rapidement à son désavantage. Ryūhō s'interpose et porte assistance à Intégra, laquelle finit par accepter son aide et cesse de l’appeler « jeune homme ». Elle parvient alors à défaire l'attaque de Paradox à l'aide de l'explosion galactique et à quitter la dimension dans laquelle Paradox avait séparé Ryūhō de ses compagnons.
 Elle fait à nouveau face à sa sœur dans le château de Pallas et manque à nouveau de perdre contre celle-ci. Harbinger s'interpose et lui sauve la vie. Reprenant le combat, elle parvient à vaincre sa sœur. D'abord hésitante à l'idée de la tuer, elle s'y résigne néanmoins mais en est empêchée par Athéna, qui ne souhaite pas qu'elle porte le fardeau du fratricide pour le restant de sa vie. Après l'apparition de Gallia, elle unit ses forces à celles de Paradox. Les deux sœurs font subir l' à Gallia, sans succès. Il s'agissait néanmoins d'un piège : elle cherchaient en réalité à ouvrir un tunnel pour les Chevaliers de bronze égarés, sachant très bien qu'elles ne pourraient pas venir à bout de Gallia. Paradox s'écroule ensuite dans les bras d'Intégra, après lui avoir dit pour la première fois de sa vie qu'elle l'aimait. Après ce combat, les deux sœurs se retrouvent en retrait des autres chevaliers et aucune information concernant Intégra n'est révélée. Ce, jusqu'à ce qu'elle se retrouve figée par une attaque de Saturne à l'encontre des habitants de la Terre. C'est alors qu'Athéna va galvaniser ses troupes pour joindre leurs forces à Kōga et qu'Intégra, comme tous les autres chevaliers figés par le temps, va prêter son cosmos au jeune chevalier. On retrouvera Intégra parmi d'autres chevaliers d'Or, au Sanctuaire, après la bataille contre Saturne.

  (Cancer)
 Chevalier d'Or du Cancer (affinité avec l'élément de l'eau)
 Techniques : Meido Chōraku, Seki Shiki Meikai Ha, Meido Indō, Seki Shiki Meikai Rinbu
 Ce chevalier, d'apparence soignée, affronte Yuna dans le temple du Cancer. Il partage un point commun notable avec elle : sa famille et son village ont été anéantis pendant une guerre, le laissant seul survivant et subsistant en prenant ce dont il avait besoin sur les cadavres parcellant les rues. Contrairement à elle, il en a déduit que la mort d'autrui assurait sa propre survie, il est donc très solitaire et s'est entraîné dans le seul but d'être le plus fort pour survivre. Il n'éprouve également aucun scrupule à tuer.
 Il craint la mort plus que tout et sa principale motivation pour devenir chevalier d'Or, en dehors de la puissance que cela lui confère, reste la possibilité de vivre plusieurs siècles (voir éternellement) comme certains de ses prédécesseurs. 
 Il est le créateur de la colonne de lumière située au centre de la tour de Babel absorbant indéfiniment le cosmos de tous les chevaliers qui y sont enfermés. Il dispose également du pouvoir de contrôler les corps inertes, ce qui inclut les morts et ceux tombés dans un coma profond. Mars lui a donné le droit de choisir les chevaliers qu'il souhaite pour les utiliser comme des « pantins », dont deux condisciples de Yuna. 
 Il n'aime pas particulièrement se « salir les mains ». Il a d'ailleurs le réflexe de s'essuyer les mains à chaque fois qu'il touche son adversaire et préfère envoyer ses « pantins » à l'attaque.
 En dehors de l'attaque traditionnelle des chevaliers du Cancer, il dispose également d'une attaque nommée Meido Chōraku : en insufflant à ses pantins une part de son cosmos, ceux-ci sont en mesure de projeter la terreur de la mort sur son adversaire, rendant celui-ci totalement figé de peur.
 Il réussit à envoyer Yuna aux portes de l'enfer. Alors qu'il s'apprête à faire subir le même sort à Ryūhō et Kōga, ce dernier profite d'un moment d'inattention de la part du Chevalier d'Or pour l'entraîner avec lui dans le monde des morts. Il y est finalement tué par Yuna, éveillée au septième sens, en tombant dans la lave.

  (Leo)
 Chevalier d'Or du Lion (affinité avec l'élément de la foudre)
 Techniques : King's Roar (Rugissement du roi), King's Emblem (Emblème du roi)
 Il est le Chevalier d'Or le plus loyal envers Mars et semble être à son service depuis très longtemps, l'appelant notamment par le véritable nom de son enveloppe charnelle. Il ne participe pas au début de la guerre entre Athéna et Mars, ce dernier souhaitant qu'il protège et entraîne son jeune fils Eden. Il s'acquitte de sa tâche avec zèle, développant une profonde affection pour son jeune élève.
 Il considère, en tant que chevalier d'Or, que son devoir est de suivre et de mener à bien les plans de Mars sans poser de question bien qu'il soit parfaitement conscient des horreurs que cela implique.
 Il est le premier chevalier d'Or que les chevaliers de Bronze rencontrent (excepté Ionia pour Kōga), leur infligeant une défaite cuisante. Lors de la confrontation au sanctuaire, il met à l'épreuve Eden, en proie au doute à la suite du décès d'Aria. Pendant leur combat, son élève se rend compte que son père, un dieu, n'est pas infaillible, ébranlant en même temps les convictions du chevalier d'Or.
 Il retourne à son temple où il fait face à Haruto et Sōma dévoilant une attitude surprenante à l'égard des deux jeunes chevaliers, semblant chercher davantage à comprendre d'où vient leur force qu'à réellement tenter de les supprimer. Il finit par les mettre hors de combat, mais Sōma parvient à ébrécher son armure d'Or. Au même moment, Eden prend la décision de lutter et devient un rebelle. Ravi de voir que son élève a enfin choisi sa voie, il est impressionné par l'attitude de ses adversaires et finit par les laisser passer (puisqu'ils ont réussi à le toucher, il a perdu le combat) en rejoignant la cause de son élève. Par la suite, il est en route pour le sommet de la montagne, cherchant à se confronter à Médée, ayant compris qu'elle manipule Mars. Mais cette dernière est protégée par son frère, Amor le chevalier d'Or des Poissons, et Mycène est ainsi vaincu sans avoir pu esquisser un geste. Il est tué par l'attaque de ce dernier.

  (Virgo)
 Chevalier d'Or de la Vierge (affinité avec l'élément du feu)
 Techniques : Noumaku Sanmanda Bazaradan Kan, Jogyō Danzai, Shōja Sokunehan, Myōō Rairin, Ōm, Kān, illumination suprême Odaï Chogo
 Fudō est réputé être un des chevaliers d'Or les plus puissants. Il est désespéré par l'évolution du monde et est ardemment convaincu qu'il faut le rebâtir sur de nouvelles bases quitte à tout détruire pour y parvenir. Il est donc l'un des soutiens les plus fervents de Mars, celui-ci le considérant d'ailleurs comme un ami. Il semble être d'origine indienne, comme son prédécesseur Shaka et a les yeux vairons.
 Fudō accueille Sōma et Haruto sans armure. Sōma et Haruto ne peuvent absolument rien faire contre lui et sont sauvés par l'arrivée de Ryūhō, Yuna et Kōga. Fudō réussit néanmoins à les immobiliser et semble proche de la victoire mais ses adversaires parviennent à se libérer. En pleurs, et par respect pour leur volonté, il décide d'endosser son armure et de déployer toute sa force contre eux. Alors qu'il s'apprête à les achever, son attaque est stoppée par Eden. Alors que les deux adversaires se neutralisent mutuellement, Kōga tente d'intervenir dans l'affrontement : il est alors violemment propulsé par Eden avec ses compagnons hors du temple de la Vierge, considérant que ce combat est une affaire personnelle. Il finit par atteindre lui aussi le septième sens et à projeter Fudō, qui s'était auparavant déclaré gardien inamovible.
 Fudō décide finalement de le laisser passer afin d'observer qui du camp d'Eden ou de Mars triomphera, considérant que les deux peuvent à ses yeux bâtir un monde plus juste.
 Il passe définitivement dans le camp de chevaliers de Bronze à la fin de la bataille. À l'issue des douze heures, il envoie les chevaliers de Bronze restants avec l'aide de Harbinger, Kiki et Genbu sur Mars pour aider Kōga et Eden. Il suggère également de chercher un moyen de sauver la Terre de leur côté alors que le processus de destruction de la Terre s'accélère.
 Durant la deuxième saison, il est chargé de la protection rapprochée d'Athéna avec Harbinger.
 Ses techniques sont très proches de celles de son prédécesseur Shaka : il est notamment capable comme lui de s'entourer d'une aura protectrice capable de stopper une attaque exécutée par un cosmos ayant atteint le . Il dispose également de la capacité de modifier son environnement, créant notamment des flaques de magma sur le sol de sa maison. Il emploie également des cordes qui selon lui encerclent les cœurs maléfiques, serrant ses victimes jusqu'à la mort.
 Lors du siège de Pallas Belda, Fudō accompagne Athéna jusqu'au château de Pallas pour rejoindre les autres Chevaliers. Face à Gallia, il crée un dôme de protection pour esquiver une attaque de la Pallasite et aider la déesse. Puis, il décide d'entrer véritablement dans le combat face à Hypérion devant la défaite des autres Chevaliers d'Or. Mais Shiryū pousse Seiya et Harbinger à partir avec Athéna pour l'escorter jusqu'à Pallas pendant qu'il restera avec Fudō pour retenir Hypérion. Kiki fait lui aussi le choix de rester avec ses deux compagnons par respect pour Shiryū et par honneur devant l'engagement de Fudō et sa détermination à se battre pour la cause humaine. Fudō disparaît en lançant l'arcane interdit, appelé "Athena Exclamation", avec les deux Chevaliers, après avoir pu détruire l'épée sacrée de Hypérion. Alors qu'il avait disparu et était laissé pour mort, il réapparaît parmi les décombres, aux côtés de Kiki et de Shiryū, et se retrouve figé par une attaque de Saturne, avant qu'Athéna n'enjoigne tous les chevaliers à prêter leur cosmos pour aider le jeune Kōga à vaincre le dieu du temps.

  (Libra)
 Chevalier d'Or de la Balance (affinité avec l'élément de l'eau)
 Techniques : Rozan Shinbu Ken (Poing des cinq vieillards), Rozan Shō Ten Ha
 Genbu a été le dernier disciple de Dohko, sans être un élève assidu. Il quitte d'ailleurs les cinq pics, ne voulant pas devenir chevalier. Ce n'est qu'en apprenant que Shiryū ne peut plus bouger qu'il décide d'accomplir la volonté de son maître, qui voyait en lui un successeur potentiel, en endossant l'armure d'or de la Balance, non sans avoir été au préalable menacé par Shiryū qui ne lui fait pas confiance.
 Il s'empare de l'armure d'or de la Balance après que Shiryū l'a prêtée à son fils, celle-ci l'ayant visiblement choisi. 
 Étant donné qu'il est devenu chevalier sur le tard, il a pris le bon réflexe de s'appuyer sur ses propres forces et sur l'esquive plutôt que de compter sur son armure pour parer les coups.
 Ses intentions ainsi que son allégeance sont inconnues jusqu'à ce qu'il sauve les chevaliers de Bronze du chevalier d'Or du Verseau : il annonce alors avoir juré allégeance à Athéna. Il affronte ensuite son homologue en combat singulier. Durant son combat contre Tokisada, il semble insensible au contrôle du temps de son adversaire. En effet, il est capable de se déplacer naturellement deux fois plus vite que son adversaire, Tokisada ne fait donc que les mettre au même niveau de rapidité. Il finit par le vaincre, après lui avoir révélé la différence fondamentale entre eux deux : Genbu est un véritable chevalier d'Or choisi par son armure tandis que Tokisada n'est qu'un marionnette contrôlée par son armure. Après la défaite de Tokisada devant la maison de la Balance, Médée veut détruire les douze maisons, Genbu de par son titre et son rôle de gardien des douze maisons est contraint d'utiliser son cosmos pour maintenir les maisons en place sans pouvoir bouger. Il assiste donc impuissant à la disparition de Tokisada qui a survécu dans une faille temporelle entraînant avec lui Ryūhō et Haruto. Il ressent le cosmos d'Haruto alors qu'il atteint le septième sens, ce qui lui permet de ramener les deux chevaliers de Bronze devant la maison de la Balance après la mort de Tokisada. 
 À l'issue des douze heures, il envoie les chevaliers de Bronze restants avec l'aide de Harbinger, Fudō et Kiki sur Mars pour aider Kōga et Eden.
 Lors de la deuxième saison, il est chargé de diriger les défenses de la Palestre, devenu alors un centre de réfugiés civils. Il sermonne à cette occasion les chevaliers de bronze trouvant qu'ils se reposent trop sur la puissance de leurs nouvelles armures. Il décide alors de leur donner une leçon de tactique en affrontant seul une armée entière de Pallasites. Il parvient à les vaincre, y compris le chef de détachement Ægir, sans difficulté. Néanmoins, Hypérion prête alors son épée à son subordonné et Ægir reprend le dessus. Grâce à l'épée d'Hypérion, il parvient à immobiliser l'intégralité des résidents de la Pallestre, Genbu excepté. Ce dernier n'étant pas en mesure de rivaliser avec cette épée, il décide de se faire transpercer volontairement pour pouvoir la détruire. Il échoue, mais parvient à l’ébrécher et à rompre le charme immobilisant les résidents de la Pallestre. Kōga achève alors Ægir, et Genbu décède peu après des suites de ses blessures. Geki confie à Ryūhō l'armure de la Balance sous sa forme de cristal d'armure (ou Clostone), avec pour mission de la remettre à Shiryū quand il en aura l'opportunité. Arrivés devant le château de Pallas, Ryūhō retrouve son père et lui transmet alors l'armure d'Or afin qu'il puisse à nouveau revêtir une armure protectrice. L'armure de la Balance change alors de forme sur le dos de l'ancien Dragon.
 Lorsque Shiryū décide avec Kiki et Fudō de lancer l'Athéna Exclamation, arcane interdit par Athéna, pour vaincre Hypérion, l'âme de Genbu intervient elle aussi pour permettre la destruction de l'épée sacrée, à défaut d'une victoire contre le Pallasite.

  (Draco / Libra)
 Ancien Chevalier de Bronze du Dragon puis Chevalier d'Or de la Balance
 Techniques : Rozan Shō Ryū Ha (La Colère du Dragon), Excalibur, Rozan Hyaku Ryū Ha.
 Shiryū a combattu des années auparavant aux côtés de Seiya pour protéger Athéna. Lorsqu'un nouvel ennemi, Mars, attaque le Sanctuaire, il a repris le combat et a été blessé par les ténèbres de ce dernier. Il a subi la perte de tous ses sens et perçoit son environnement que par l'utilisation de son cosmos.
 Il est depuis en couple avec Shunrei. Ils ont eu un enfant, Ryūhō, qui lui a succédé en tant que chevalier de Bronze du Dragon et il est le mentor de celui-ci.
 Après la défaite de Mars et d'Abzu, il retrouve l'usage de ses sens et poursuit la formation de chevalier de son fils avec l'armure du Dragon.
 Lors de la deuxième saison, il est révélé que Shiryū vit aux cinq pics. Il ira sur le champ de bataille avec Hyōga et Shun, à Pallas Belda. Il récupère l'armure d'Or de la Balance gardée par son fils depuis le décès de Genbu. L'armure d'Or change alors de forme sur le dos de l'ancien chevalier du Dragon. Une fois entré dans le château de Pallas, il choisit d'emprunter la route  accompagné de son propre fils, Ryūhō.
 Face à la défaite des Chevaliers d'Or devant la puissance de Hypérion, c'est Shiryū qui pousse Seiya et Harbinger à poursuivre leur chemin avec Athéna pour escorter la déesse jusqu'à Pallas. Puis, il lance l'Athena Exclamation, arcane interdit par Athéna, avec Kiki et Fudō pour détruire l'épée sacrée du Pallasite. Les trois Chevaliers d'Or disparaissent avec la puissance de leur attaque avant l'arrivée de Kōga, Ryūhō et leurs compagnons Chevaliers de bronze. Contre toute attente, les trois compagnons d'armes réapparaissent parmi les décombres avant de se retrouver figés par une attaque de Saturne. C'est alors qu'Athéna leur demande de joindre leurs cosmos au jeune Kōga qui affronte le dieu du temps.

  (Scorpius)
 Chevalier d'Or du Scorpion (affinité avec l'élément du feu)
 Techniques : Crimson Needle, Antarès Maelström, Hornet Stinger
 Après la rébellion d'Eden, Sonia veut réparer cette erreur, Médée lui confie alors l'armure d'Or du Scorpion. Sōma la prend au piège pour l'affronter en combat singulier. Il remarque qu'elle n'est pas en mesure de déployer autant d'énergie que les autres chevaliers d'Or et lui fait comprendre qu'elle est utilisée par Mars mais surtout par Médée. Tiraillée entre son amour pour son frère et celui pour son père, étant incapable de faire un choix, elle perd son armure au moment d'utiliser la plus puissance attaque du scorpion, Antarès Maelström. Sans son armure, elle ne peut contenir la puissance de cette attaque et cela la condamne à la mort par explosion de son cosmos. Sōma s'éveille au septième sens et se précipite sur elle pour tenter de la sauver. En agissant ainsi, il court lui aussi à sa propre perte. Comprenant cela, Sonia crée un bouclier d'énergie autour d'elle pour protéger Sōma. Sōma lui tient la main alors qu'elle agonise, main qu'elle croit être celle de son père et elle meurt heureuse d'avoir reçu un geste d'affection de son père. Quand Mars apprend son décès, il s'emporte et s'en prend à Médée, estimant qu'elle n'aurait jamais dû lui confier une armure d'Or et constate en colère , indiquant qu'il avait une réelle affection pour sa fille. Médée, quant à elle, estime que Sonia n'aura jamais pu être sa fille.

  (Pegasus / Sagittarius)
 Chevalier d'Or du Sagittaire (affinité avec l'élément de la lumière)
 Techniques : Pegasus Ryūsei Ken (les météores de Pégase), Pegasus Suisei Ken (la comète de Pégase), Pegasus Rolling Crash (le tourbillon de Pégase), Atomic Thunderbolt (la foudre atomique), Cosmic Star Arrow. 
 Ancien chevalier de Bronze de Pégase, Seiya est devenu un Chevalier d'Or légendaire, toujours aidé par l'armure du Sagittaire, connu pour avoir sauvé la déesse Athéna de puissants ennemis à maintes reprises. Il disparaît treize ans avant le début de l'histoire à la suite de son combat face à Mars, alors qu'il tente de protéger Saori et le bébé qu'elle tient dans ses bras, Kōga. 
 L'histoire de Seiya est révélée : il s’est fait emprisonner par les ténèbres sur la planète Mars en protégeant Saori et Kōga étant bébé. Il révèle également que Mars craignait que ses actions réveillent Abzu. Il avait donc pris des précautions pour que Seiya soit protégé des ténèbres et puisse être libéré par une volonté suffisante au cas où il ne serait plus en mesure d'agir lui-même. Lorsqu'il a été libéré de sa prison grâce à la lumière d'Aria et des cosmos combinés de chevaliers de Bronze, il essaye de raisonner Kōga, qui est sous l’emprise d'Abzu, mais en vain. Il sera aidé par Yuna et finissent par libérer Kōga d'Abzu. Quand Abzu s'enfuit en enlevant Saori, Seiya prête son armure d'Or à Kōga pour que ce dernier puisse le suivre et vaincre ce dernier pour sauver Saori. Il a aussi été victime de la marque des ténèbres d'Abzu.
 Lors de la deuxième saison, après la bataille contre Abzu, Seiya est un personnage clé. Il a la mission de tuer avec la dague d'or, Pallas, la petite sœur d'Athéna. Mais n'ayant pas eu la force de tuer une petite fille même si c'est une nouvelle ennemie, il la laisse partir avec un des généraux de Pallas, Titan, qui lui annonce qu'il aurait pu éviter la guerre en tuant Pallas. Il retourne au sanctuaire et fait son rapport à Saori. Peu de temps après, il annonce, avec Saori, à Kōga qu'il doit retrouver ces compagnons pour la bataille contre les Pallasites. Après la mort de Genbu, le chevalier d'Or de la Balance, le moral des chevaliers dans la Palestre est au plus bas. Alors que les chevaliers ont perdu espoir, une nouvelle vague d'ennemis dirigée par Hati les attaque. Seiya arrive en utilisant une technique qui appartenait à son prédécesseur, l'ancien chevalier d'Or du Sagittaire Aiolos,  (la foudre atomique) et avec l'aide de Saori, il fait battre en retraite l'armée des Pallasites. Il mène ensuite l'attaque contre le palais de Pallas accompagné des cinq chevaliers de bronze, de Subaru et de trois chevaliers d'argent.
 Arrivé dans la chambre de Pallas, Seiya assiste au combat de Harbinger et de Titan puis au duel opposant Athéna à Pallas. Au moment où Athéna est résolue à tuer sa petite sœur qui souhaite la mort des hommes et d'Athéna elle-même, Titan intervient pour empêcher le sceptre d'Athéna de frapper Pallas encore à terre. Mais lorsqu'il s'engage à frapper lui aussi Athéna, Seiya intervient à son tour. Alors que Titan s'affirme comme étant le dernier et le seul Pallasite dévoué à Pallas, Seiya chasse ses propres doutes et enflamme son cosmos. Ce qui a pour effet de transformer son cristal d'armure () en nouvelle armure du Sagittaire (). Les deux guerriers les plus proches des deux déesses s'apprêtent enfin à combattre l'un contre l'autre avec une détermination immense.
Lorsque Saturne fait son entrée et décide de fuir vers la planète Saturne où se trouve son palais, Seiya le poursuit avec les six chevaliers de Bronze. Puis, il décide d'affronter Saturne lui-même et tente de planter la dague sacrée dans le corps du dieu mais échoue et la nouvelle armure du Sagittaire est réduite en miettes. Seiya s'effondre avec l'espoir que les jeunes chevaliers de Bronze qui ont atteint l'Oméga pourront accomplir le miracle qu'il n'a pu lui-même accomplir.

En faisant bien attention on peut également remarqué que Seiya et Saori/Athéna pourraient être amoureux l'un de l'autre. Par exemple dans la saison 2, quand Koga combat le pallasite Tarvos, il voit une image de Seiya et d'Athena très proche et à la fin de la saison 2, Seiya et Athéna sont quasiment en train de s'enlasser.

  (Capricornus)
 Chevalier d'Or du Capricorne (affinité avec les éléments du vent et des ténèbres)
 Techniques : Domination Language
 Il est le directeur de La Palestre et le Chevalier d'or le plus âgé. Il a trahi Athéna et est devenu un serviteur de Mars, dans le but de conquérir le monde. Amor des Poissons le considère comme le plus puissant chevalier de l'ordre.
 Il est âgé de plusieurs siècles et a déjà porté l'armure du Capricorne par le passé. Il passe la main à la nouvelle génération et rend son armure quelques années avant la naissance de Saori Kido. Il la rencontre alors bébé et tombe fou amoureux d'elle, imaginant la femme qu'elle va devenir. Pour la protéger, il entraîne de nombreux aspirants chevaliers. Réalisant les dangers auxquels elle s'expose, il ne cesse de durcir ses entraînements. Ses étudiants se rebellent alors contre lui et sont tous tués par Ionia.
 Il décide alors de s'enfermer dans une grotte au bout du monde pour expier ses fautes. Il en profite pour écrire de nombreux livres en guise de pénitence. Il y développe en même temps une technique basée sur la domination, lui permettant de contrôler par sa seule voix les gestes de ses adversaires. Athéna vient cependant le visiter et lui demande de ré-endosser l'armure du Capricorne après la bataille contre Hadès. De joie, il accepte. Il est cependant toujours inquiet pour Athéna et se fait manipuler par Médée qui lui promet que Mars serait en mesure d'endosser son rôle et de la libérer des batailles incessantes. Il accepte donc de suivre les plans de Mars, convaincu qu'Athéna ne risquera plus rien.
 Grâce à sa technique, il fait s'entretuer Yuna et Kōga. La volonté du jeune Pégase est cependant trop forte et il parvient à se libérer de l'emprise du chevalier d'Or. Ionia réveille alors le cosmos des ténèbres de Kōga mais celui-ci se remémore la paroles d'Athéna et d'Aria et ainsi réveille son cosmos de lumière. Ionia décide alors de dévoiler sa technique ultime : il est en mesure de rajeunir. Kōga est alors rué de coups et semble chanceler. Il ressent alors les cosmos d'Athéna et d'Aria et s'éveille au septième sens. Il acquiert par la même occasion le coup fatal de Seiya : le Pegasus Suisei Ken. Ionia croit y reconnaître la lumière d'Athéna et ne fait rien pour se protéger. Il est tué par l'attaque, réalisant par la même occasion que c'est ainsi qu'il souhaitait mourir. 

  (Horlogium / Aquarius)
 Ancien Chevalier d'Argent de l'Horloge puis Chevalier d'Or du Verseau (affinité avec l'élément de l'eau) puis Pallasite de deuxième rang de la « Deathwatch » (Horloge de la mort)
 Techniques : Jikan Ken (Poing du temps), Jikan Gyakkō (Retour dans le passé / Retour en arrière), Chrono Execution (Chrono-Exécution) ; Chrono Divide (Division temporelle), Chrono Immortal (Immortalité temporelle), Chrono Dominion (Domination temporelle).
 Tokisada était auparavant Chevalier d'Argent de l'Horloge, et cachait sa bouche derrière un masque. Il est responsable de la mort de Yoshitomi du Loup, l'ami et mentor de Haruto.
 Tokisada a reçu son armure d'Or de Médée. Cette armure a cependant une particularité : elle a une volonté, une personnalité propre et donne des ordres à son porteur. En conséquence, Tokisada ne peut que suivre les ordres émanant de son armure jusqu'à ce que celle-ci le reconnaisse comme son digne porteur, chose qu'il accepte. En contrepartie, il obtient le pouvoir qu'il convoîtait, celui qui permet d'augmenter son aptitude à contrôler le temps. Cela lui permet de ralentir les mouvements de ses adversaires ainsi que de guérir ses blessures en remontant le temps.
 Il se trouve que l'ego de l'armure du Verseau était un sort jeté par Médée qui veut s'assurer que Tokisada n'ira pas la trahir comme Kiki, Mycène ou Harbinger. 
 Tokisada coupe la route menant au temple de la Balance et écrase les chevaliers de bronze. Cependant Genbu de la Balance apparaît, les sauve et affronte Tokisada en combat singulier.
 Il n'arrive pas à prendre le dessus sur Genbu et finit par s'épuiser. Genbu lui révèle alors que contrairement à lui, il n'est pas un véritable chevalier d'Or choisi par son armure, il n'est qu'un corps d'emprunt et a donc des possibilités plus limitées. Il perd ensuite le combat, mais alors totalement possédé par l'esprit de son armure, il ouvre une faille temporelle et entraîne Haruto et Ryūhō avec lui.
 Il recouvre toutes ses forces, l'espace-temps du lieu où ils se trouvent semblant particulier, cela lui permet d'employer ses techniques sans se fatiguer. Tokisada pense désormais pouvoir dépasser en puissance Mars et Médée et imagine qu'il pourra s'échapper des confins du temps où il est fait prisonnier avec ses deux adversaires. Pourtant, il y est néanmoins vaincu par Haruto éveillé au septième sens et semble vieillir prématurément jusqu'à disparaître.
 Durant la deuxième saison, il est révélé qu'il a survécu et a rejoint les rangs de Pallas. Après sa défaite face à Haruto, il a été secouru par un tiers inconnu qui lui confie un chronotector. Ce chronotector lui permet de se dérober lui-même au contrôle du temps, ce qui le rend invulnérable aux dommages physiques et lui confère l'immortalité. Il fait face à Haruto, Eden et Subaru à Pallas Belda. Il les défait aisément mais Subaru parvient à le blesser malgré ses nouveaux pouvoirs temporels. Il fait ensuite face à Hyōga et commet l'erreur d'insulter l'armure d'Or du Verseau devant lui. Ne pouvant le tuer, Hyōga l'enferme dans un cercueil de glace inviolable en utilisant la technique de son ancien maître Camus, appelée Freezing Coffin.

  (Pisces)
 Chevalier d'Or des Poissons (affinité avec les éléments de l'eau et des ténèbres)
 Techniques : Valse sanglante, canon sanglant, Concerto de la gravitation  
 Il est considéré comme une légende parmi les chevaliers d'Or. Aucun d'entre eux ne l'a jamais vu et son existence même a été sujette à caution.
 Il apparaît alors que Mycène tente de tuer Médée. Alors que le chevalier du Lion tente de lui expliquer la situation, il lui révèle être le frère de Médée et connaître le plan de son aînée, avec qui il est en accord.
 Mycène pense entamer un combat de mille jours contre Amor, mais le Chevalier des Poissons lui dit que cette situation n'est possible que si les adversaires sont de puissances équivalentes, ce qui dans le cas présent est loin d'être le cas. Amor se débarrasse de Mycène en utilisant son cosmos des ténèbres sans que ce dernier ait pu esquisser le moindre geste car les ténèbres lui confèrent un surplus de puissance non négligeable.
 Son temple s'apparente à une arène. Il accueille les cinq chevaliers de Bronze chaleureusement et leur annonce qu'il leur a préparé un "divertissement". Son plan consiste à forcer Kōga à faire éclater son cosmos de ténèbres. Pour y parvenir, il dresse un mur d'eau impénétrable au milieu de son arène avec d'un côté Yuna et Kōga, et de l'autre leurs trois compagnons. Il enferme ensuite Kōga dans une cage des ténèbres, tout en lui signifiant que le seul moyen de s'en libérer et de faire usage d'un cosmos des ténèbres. Il invoque ensuite les quatre guerriers les plus puissants de Mars qui ont été scellés par Athéna treize ans auparavant, chacun d'entre eux possédant une force supérieure à celle d'un chevalier d'Or et leur fait combattre Ryūhō, Haruto et Sōma.
 Kōga commence à paniquer et hésite à faire éclater son cosmos des ténèbres. Il y en est empêché par ses quatre compagnons, lesquels lui demandent de leur faire confiance. Yuna, qui semble visiblement au goût d'Amor, tente de défier ce dernier. Celui-ci accepte son défi à condition qu'elle parvienne à le faire lever de son siège. Elle n'y parvient pas, Amor étant en mesure de contrer toutes ses attaques en utilisant uniquement son index gauche et à la faire asseoir de la même manière à côté de lui. Après qu'elle a réussi à se lever à plusieurs reprises, Amor s'emporte et la met hors de combat, toujours par la force de son index. Il prévient ensuite Kōga qu'il la transpercera via une lance des ténèbres s'il ne se libère pas. Kōga laisse finalement exploser son cosmos des ténèbres et parvient à sauver Yuna. Il parvient également à briser le mur d'eau le séparant de ses compagnons. Alors qu'il semble cette fois maître de ses esprits, Amor lui fait exploser totalement son cosmos, le rendant à nouveau hors de contrôle. Yuna parvient néanmoins à le sauver. Dans le même temps, Ryūhō, Sōma et Haruto parviennent à battre les quatre guerriers de Mars mais y laissent leurs dernières forces et ne peuvent plus bouger. Yuna tente alors de défier à nouveau sans succès Amor, elle reçoit l'aide d'Eden. Celui-ci veut venger la mort de son maître Mycène, mais ne parvient pas à toucher Amor, celui-ci lui faisant remarquer tout en le provoquant qu'il n'arrivera à rien simplement avec sa colère. Yuna intime l'ordre à Kōga et Eden de passer et souhaite retenir Amor, tout en sachant qu'elle ne pourra pas en venir à bout seule.
 Il rompt le combat et rejoint sa sœur alors que les douze heures s'écoulent. Il reçoit alors le cosmos de Mars des mains de sa sœur, mais il ne peut le supporter que durant un laps de temps limité. Il fait alors face à Kōga et Eden, et les conduit sur Mars où son pouvoir est démultiplié, pouvant notamment contrôler la gravité. Il parvient alors par la ruse à transmettre le cosmos de Mars à Kōga, ce qui était sa mission. Cependant, alors qu'il s'attendait à ce que Kōga se réveille en ténèbres, rien ne se passe. Il apprend alors que sa sœur l'a trahi et lui a caché son véritable plan : ressusciter Abzu le dieu des ténèbres en se servant de Kōga comme vaisseau, et ne gardant en vie qu'elle-même et Eden. Fou de rage, il tente de tuer tout le monde, y compris sa sœur sans succès. Il assiste impuissant au réveil d'Abzu dans le corps de Kōga et est tué d'un seul coup de poing par ce dernier.

Les Chevaliers d'Argent 
 
 Chevalier d'argent du Serpentaire 
 Techniques : Thunder Claw
 Shaina est devenue le maître de Kōga dans le but d'en faire un Chevalier exemplaire. Elle vit avec Saori par souci pour son état de santé et pour la défendre contre des attaques quelconques. Elle reviendra plus tard pour aider Kōga et les autres chevaliers pour détruire le Cœur de la Foudre. Elle révèlera aussi à son élève le secret entourant sa naissance.

 
 Chevalier d'argent de la Croix du Sud
 Techniques : 
 Père de Sōma, il a été tué par Sonia. Lors de son affrontement avec elle, il avait largement le dessus, il lui tourne les talons et décide de l'épargner, étant encore une enfant, mais il se fait tuer d'un coup par derrière car cette dernière a laissé éclater toute sa puissance.
 Sonia conserve son armure jusqu'à ce que Sōma finisse par la récupérer. Finalement, elle détruit l'armure dans la maison du Scorpion.

 
 Chevalier d'Argent du Corbeau
 Techniques : Wind Jammer, Wind Trigger.
 Chargé d'aider Sonia à retrouver Aria. Il sera vaincu par Yuna. 

 
 Chevalier d'Argent des Chiens de chasse
 Techniques : Ground Fang, Ground Wave, Ground Fang Grand Finale, Hound Follow.
 Chargé d'abord d'aider Sonia à retrouver Aria puis de tuer les Chevaliers de Bronze, il sera vaincu par Ryūhō et Kōga grâce à l'aide de Shun.

 
 Chevalier d'Argent de la Mouche
 Techniques : Sand Virus, Fly Slider.
 Gardien du cœur du Vent, il est vaincu par Kōga.

 
 Chevalier d'Argent du Paon
 Techniques : Iki Pieria, Peacock Blizzard
 Maître de Yuna, elle n'est pas dupe des plans de Mars et se porte volontaire pour stopper les rebelles dans le seul but de tester et de prévenir Yuna de ce qu'elle sait des plans de Mars. Elle affronte ensuite trois chevaliers d'argent pour permettre à Yuna de s'enfuir. L'issue du combat n'est pas montrée.

 
 Chevalier d'Argent du Cocher
 Techniques : 
 Il affronte Pavlín.

 
 Chevalier d'Argent du Réticule
 Techniques : 
 Il affronte Pavlín.

 
 Chevalier d'Argent de la Flèche
 Techniques : 
 Il affronte Pavlín.

 
 Chevalier d'Argent du Burin
 Techniques : Colossus Live, Réveil du colosse
 Gardien du Cœur de la Terre, il fabrique des golems. Il n'éprouve aucun intérêt à se battre lui-même, ne vivant selon ses termes que pour faire vivre ses créations.

 
 Chevalier d'Argent de Cerbère
 Techniques : Kerberos Divide, Kerberos Claw, Kerberos Inferno, Kerberos Hell Flare
 À la poursuite de Raki et de Kiki. Il peut former trois répliques identiques de lui-même. Il est vaincu par Kōga.

 
 Chevalier d'Argent de Persée
 Techniques : Petra Vrochi, Ra's Al Ghûl Gorgonio, Bouclier de Méduse
 Gardien du Cœur de l'Eau, son Bouclier de Méduse peut pétrifier ses adversaires. Il est vaincu par Ryūhō.

 
 Chevalier d'Argent de l'Écu
 Techniques : Perfect Square (Carré parfait)
 Il combattra Kōga et Yuna dans la Tour de Babel et parviendra à bloquer leurs offensives avec ses techniques de défense. Il sera cependant vaincu par Sōma. Il survit malgré tout à la bataille du sanctuaire et est vaincu par un soldat de Pallas (Thébé) alors qu'il tentait de protéger une jeune fille figée dans sa course.

  (Horlogium)
 Chevalier d'Argent de l'Horloge (affinité avec l'élément de l'eau)
 Techniques : Jikan Ken (Poing du temps), Jikan Gyakkō (Retour dans le passé / Retour en arrière), Chrono Execution (Chrono-Exécution) ; Chrono Divide (Division temporelle), Chrono Immortal (Immortalité temporelle), Chrono Dominion (Domination temporelle)
 Tokisada était encore Chevalier d'Argent de l'Horloge obéissant aux ordres de Ionia et Médée en prévision du retour de Mars lorsqu'il apparaît quelques années auparavant devant le jeune Haruto pour combattre celui qu'il poursuivait : Yoshitomi du Loup, l'ami et mentor de Haruto. Tokisada sera alors responsable de la mort de l'ancien Chevalier de bronze du Loup.
 Au cours de la bataille des douze maisons du Zodiaque constituant le nouveau Sanctuaire martien, Tokisada se rend à la maison du Verseau pour y recevoir l'armure d'Or respective de la part de Médée. Celle-ci lui promet l'obtention de pouvoirs plus grands pour maîtriser le temps mais elle lui annonce que cette armure possède un ego propre auquel Tokisada devra se soumettre s'il veut être accepté par cette dernière. L'assassin Chevalier d'Argent accepte alors la proposition pour remplir la mission qui lui a été confiée et assouvir ensuite ses ambitions personnelles. C'est là qu'il se rend près de la maison de la Balance pour arrêter l'ascension des jeunes Chevaliers de bronze.

 
 Chevalier d'Argent du Bouvier
 Techniques : 
 Un des gardiens des ruines de la foudre. Il sera vaincu par Ryūhō.

 
 Chevalier d'Argent de la Girafe
 Techniques : 
 Un des gardiens des ruines de la foudre qui maîtrise l'élément de la terre. Vaincue par Haruto.

 
 Chevalier d'Argent de la Baleine
 Techniques : 
 Un des gardiens des ruines de la foudre. Battu par Yuna et Sōma.
 Il réapparaît lors du siège de Pallas Belda où le Pallasite Mirā l'affronte et détruit son armure d'argent afin de récupérer le cristal d'armure (ou Clostone).

Les Chevaliers de Bronze 
 
 (précédent) Chevalier de Bronze du Loup et ninja 
 Il a quitté la voie du ninja pour devenir chevalier, il était ami avec Haruto et se considéraient comme des frères. Il a perdu la vie en combat contre Tokisada, alors qu'il tentait de convaincre ses anciens frères d'arme de rejoindre la lutte contre Mars.

 
 (précédent) Chevalier de Bronze du Petit Cheval (nommé aussi Equuleus)
 Kōga, Ryūhō, Haruto, Eden et Subaru rencontrent Celeris à Pallas Belda alors qu'une petite fille, Sélène, est attaquée par un groupe de Pallasites. Celeris les conduit dans un souterrain de la ville où survivent quelques réfugiés dont le temps n'a pas été volé. Celeris s'est juré de protéger ces réfugiés au péril de sa vie ; en témoignent les innombrables blessures que porte son corps.
 Son armure est réputée maudite : ses porteurs sont voués à une mort certaine. Cela vient du fait que l'armure n'apparaît qu'en cas d'extrême danger et ne peut être portée que par ceux vouant leur vie à la défense des plus faibles. Celeris la transmet à Subaru après avoir lutté jusqu'à la limite de ses forces contre Hati.
 Son nom vient de Celeris le petit frère de Pégase selon certains mythes romains.

 
 (ancien) Chevalier de Bronze du Petit Cheval (nommé aussi Equuleus)
 Kitalpha est le prédécesseur de Celeris.
 Son nom vient de l'étoile Alpha du Petit Cheval.

Les Chevaliers d'Acier 
 
 C'est un jeune chevalier d'acier rencontré par Subaru et formé par Ban et Nachi. Les chevaliers d'acier n'ayant ni constellation protectrice, ni signe distinctif, il a peint une étoile sur son armure en attendant de découvrir sa constellation. Il perd la vie par le Pallasite Hati en tentant de protéger Subaru, qu'il admire et en lui léguant son armure.

 
 Cet homme autrefois père de famille s'est engagé dans la bataille qui oppose Athéna à Pallas pour défendre les humains. Il porte une armure d'acier et seconde la jeune Emma. Il se moque du conflit entre les dieux ou des Chevaliers qui se sacrifient pour Athéna car il ne jure que par la défense des humains, victimes collatérales de ces guerres. il se sacrifie pourtant pour sauver Sōma des assauts du Pallasite Loge et permet ainsi au Chevalier du Petit Lion de vaincre son adversaire.

 
 Emma est une jeune fille, Chevalier d'Acier, qui se sent complètement inutile lors du siège de Pallas Belda. Elle voit tant d'humains portant des armures d'acier tomber sous les coups des soldats Pallasites qu'elle ne le supporte plus. Elle pense que les Pallasites sont trop forts (même les simples soldats) et que les Chevaliers d'acier ne sont pas de taille à se défendre et à gagner la bataille. Elle retrouve éventuellement la foi et le courage grâce à Kelly en épaulant Sōma et Subaru même si elle trouvait de prime abord que les Chevaliers (notamment ceux de bronze) étaient trop sûrs d'eux et avaient peu de considération pour les Chevaliers d'acier qui subissent pourtant les pires dommages sans jamais rien dire et sans pouvoir se protéger convenablement...

Les Chevaliers de la Palestre 
 
 Apprenti Chevalier de bronze du Poisson volant
 Ce chevalier maîtrisant l'eau semble avoir une querelle envers Sōma. Il disparaît après avoir été disqualifié et renvoyé par les professeurs de la Palestre à la fin de l'épreuve du Mont Delta.

 
 Apprenti Chevalier de bronze de la Couronne Boréale
 Premier chevalier qu'affronte Eden lors du Saint Fight, aisément défait par ce dernier. Il maîtrise le vent. Il réapparaît brièvement lors du siège de Pallas Belda.

 
 Apprenti Chevalier de Bronze de l'Oiseau de paradis
 Second chevalier affronté par Eden lors du Saint Fight. Il maîtrise le vent. Tout comme Dali, il sera écrasé en un coup par Eden. Il réapparaît brièvement lors du siège de Pallas Belda.

 
 Apprenti Chevalier de bronze du Compas
 Premier chevalier qu'affronte Kōga dans le Saint Fight. Il maîtrise la terre. Il réapparaît brièvement lors du siège de Pallas Belda.

 
 Apprenti Chevalier de bronze du Renne

 
 Apprenti Chevalier de bronze de la Colombe.

 
 Apprenti Chevalier de bronze de la Dorade.
 Un apprenti chevalier de la Palestre possédant un esprit compétitif. Leader du trio qu'il forme avec Rudolph et Gray. Il est battu par Yuna de l'Aigle. Il réapparaît brièvement lors du siège de la Palestre par les Pallasites, puis lors du siège de Pallas Belda.

 
 Apprenti Chevalier de bronze du Dauphin
 Adversaire de Yuna lors du Saint Fight, il est vaincu par cette dernière. Il maîtrise l'eau. Il réapparaît brièvement lors du siège de la Palestre par les Pallasites, puis lors du siège de Pallas Belda.

 
 Apprenti Chevalier de bronze de la Règle.

 
 Apprentie Chevalier de bronze du Lièvre.

 
 Apprentie Chevalier de bronze de la Grue.

 
 Apprenti Chevalier de bronze du Lynx.
 Il affronte Ryūhō peu de temps après son entrée à la Palestre. Il avait la volonté de devenir Chevalier d'Or pour protéger les gens de son village. Il serait mort d'après le jeune Dragon.

Anciens personnages 
 Note : Ces personnages ont fait une apparition dans la série ou dans certains cas jouer un rôle plus important dans l'histoire :

 
 Chevalier de Bronze du Cygne
 Techniques : Diamond dust (Poussière de diamant), Aurora Execution (Exécution de l'Aurore), Aurora Thunder Attack, Freezing Coffin (Cercueil de glace)
 Hyōga a aussi combattu des années auparavant aux côtés de Seiya pour protéger Athéna. Comme ses anciens frères d'arme, il a été blessé par les ténèbres de Mars et ne peut plus porter d'armure. Il vit maintenant reclus dans la vallée des lamentations, une grotte glacée et ensorcelée. 
 Il y recueille Kōga qui y a perdu connaissance. Constatant qu'il a renoncé à tout espoir de récupérer Aria, il le met à l'épreuve et le force à déployer tout son potentiel (cela sans jamais lui révéler son identité), chose que Kōga fait en ressentant le cosmos d'Aria.
 Lors de la deuxième saison, Hyōga fait une courte apparition avec son urne sur le dos, peu après le décès de Genbu de la Balance, indiquant son intention de prendre part à la guerre contre Pallas. Il décide de rejoindre Shun et Shiryū devant Pallas Belda. Devant le château de Pallas, il intervient pour épauler Yuna et Sōma, vêtu de sa nouvelle armure de bronze du Cygne. Une fois entré dans le château de Pallas, il choisit d'emprunter la route  accompagné d'Eden, Subaru et Haruto. Il défait le successeur de son maître Camus, Tokisada, en l'enfermant dans un cercueil de glace.

 
 Chevalier de Bronze d'Andromède
 Techniques : Nebula Chain (Chaînes nébulaires), Nebula Storm (Tempête nébulaire), Thunder wave (vague de tonnerre)
 Shun a combattu des années auparavant aux côtés de Seiya pour protéger Athéna. Après le combat contre Hadès, une petite période de paix s'est installée. Il est maintenant devenu médecin dans un petit village reculé. 
 Lors de l'apparition de Mars, Shun a également repris le combat et a été blessé par les ténèbres de Mars, lui laissant une marque sombre qui s'étend quand il fait appel à son cosmos. Il ne peut donc plus manipuler ce dernier comme il le souhaite. Néanmoins, lorsqu'il voit Kōga se battre contre Miguel le Chevalier d'Argent des Chiens de Chasse, il parvient à utiliser son ancienne attaque : les Chaînes Nébulaires, sans avoir recours aux chaînes de son armure mais en matérialisant des chaînes à sa volonté. Il réussit à affaiblir suffisamment le Chevalier d'Argent pour permettre à Ryūhō et Kōga de le vaincre.
 Durant la deuxième saison, il protège les survivants d'un village d'un soldat de Pallas. Il est toujours autant opposé à se battre et condamne un jeune homme en baissant sa garde. Le jeune frère de la victime le tient pour responsable et lui vole son armure, espérant que le Pallasite libère son frère aîné. Shun, ne comprenant que trop bien les sentiments du jeune réfugié, compte se sacrifier mais celui-ci lui demande de se battre. Toutefois, après voir compris que le Pallasite lui mentait, il lui rend son armure après l'avoir volé au Pallasite. Shun arrive à le vaincre facilement. Il décide ensuite de protéger la zone tout en annonçant à Kōga et ses compagnons qu'ils se reverront bientôt. Il atteint Pallas Belda accompagné de Shiryū et Hyōga. Devant le château de Pallas, il intervient aux côtés de son frère Ikki pour seconder Subaru. Une fois entré dans le château de Pallas, il choisit d'emprunter la route  accompagné de Kōga, Sōma et Yuna.

 
 Chevalier de Bronze du Phénix
 Techniques : Hō Yoku Tenshō (le Vol du Phénix), Hōō Genma Ken (l'Illusion du Phénix)
 Ikki a combattu des années auparavant aux côtés de Seiya pour protéger Athéna. Il est le frère aîné de Shun et parmi les Chevaliers de Bronze les plus puissants. 
 Comme ses anciens frères d'armes, il a aussi repris le combat lors de l'apparition de Mars. Ikki a lutté contre celui-ci la première fois qu'il s'est manifesté. Il a également été témoin de la venue sur Terre d'Aria, il y a des années.
 Son statut au début de la deuxième saison est inconnu, son frère Shun ne sachant même pas s'il est toujours vivant. Plus tard, il est révélé au cours de cette saison qu'il s'est retiré sur une île volcanique, l'île Kanon. Il a été attaqué par des Pallasites qu'il défait facilement puis se rend à Pallas Belda. Il fait face à Mirā qui parvient à détruire son armure avec son gant alchimique (ou Alchemy Glove). Cependant, l'armure du Phénix pouvant se régénérer, le gant de Mirā s'avère inutile. Ikki le battait aisément jusqu'au moment où Mirā décide d'utiliser toute sa puissance destructrice. C'est alors qu'Europe intervient une nouvelle fois pour interrompre Mirā et s'éclipser avec lui.
 Ikki révèle alors que Pallas est manipulé par quelqu'un d'autre et qu'il traquait le véritable ennemi pendant que Kōga et ses compagnons étaient en guerre contre Mars. Il a cependant perdu sa trace après avoir perdu un combat contre Égéon. C'est à ce moment qu'il ébrèche l'épée du Pallasite et qu'il se voit contraint de se retirer sur l'île Kanon pour panser ses blessures. Pour avancer dans le château de Pallas, il choisit de détruire une porte et de progresser seul. Intégra décide de lui emboîter le pas après avoir demandé la permission à Athéna, car elle s'inquiète pour sa sœur Paradox.
 Plus tard, Ikki reparaît pour venir en aide à son frère Shun et affronter Égéon. Pour mettre un terme à leur combat, Ikki se lance dans une élévation extrême de son cosmos pour contrer celui d'Égéon, ce qui mène à l'explosion des deux adversaires. Il est cependant sauvé par Egéon et réapparaît à la fin de la bataille pour transmettre son cosmos à Koga

 
 Shunrei est une jeune fille chinoise qui a toujours été aux côtés de Shiryū, amoureuse de celui-ci. Elle est depuis en couple avec lui. Ils ont eu un enfant, Ryūhō.

 
 (ancien) Chevalier de Bronze de la Licorne
 Techniques : 
 Sōma le rencontre alors qu'il erre dans une plaine, ne sachant pas quoi faire entre poursuivre Sonia ou rejoindre ses amis. Jabu le recueille dans son ranch et se montre alors beaucoup plus puissant qu'il ne l'était lors de la première série, en immobilisant le jeune chevalier d'un seul coup de pied. Sentant la haine dans le cosmos de Sōma, qui est aussi la source de ses doutes, il l'entraîne pour la dépasser et lui enseigne l'attaque  de Ban, l'ancien chevalier du Petit Lion (battu précisément par Jabu au début de la première série). Grâce à cette attaque, Sōma sera en mesure de battre un chevalier d'argent (Ennéade de l'Écu) d'un seul coup. 
 Jabu a plus changé physiquement que ses anciens frères d'arme, arborant une barbe de trois jours et une allure de cow-boy. Il garde cependant son traditionnel tee-shirt violet. Il réapparaît dans le deuxième générique de la seconde saison, portant une armure d'acier personnalisée représentant la Licorne. Il fait son grand retour vers la fin de cette seconde et dernière saison pour porter secours aux chevaliers d'acier.

 
 (ancien) Chevalier d'Or de la Balance
 Techniques : Rozan Shōryū Ha (la Colère du Dragon), Rozan Hyaku Ryū Ha (Cent dragons suprêmes de Rozan)
 Il a été le maître de Shiryū et Genbu.

 Shō, Ushio et Daichi
 Chevaliers d'acier aux armures céleste, marine et terrestre.
 Techniques :  (attaque combinée)
 Ce sont les trois premiers chevaliers d'acier apparus dans la série originale. Ils reprennent du service lors de la bataille à Pallas Belda et se chargent de protéger Kiki pendant ses préparations avec l'aide de Shaina et des anciens chevaliers de Bronze. Ils se montrent au même niveau qu'eux et réussissent à anéantir une grande partie du bataillon mené par Dioné.
 Daichi (à l'armure terrestre) a par ailleurs beaucoup changé physiquement, en passant d'une apparence très juvénile à une apparence adulte beaucoup plus musclée que ses deux compagnons. Les trois compagnons réapparaissent devant le château de Pallas aux côtés de Geki, Nachi, Ban, Ichi et Shaïna pour affronter des Pallasites.

Guerriers de Mars (saison 1) 
 
 Martien de la Mante
 Techniques : Dark Mist.
 C'est un guerrier au service de Mars affrontant Sōma et Kōga.

 
 Martien de l'Araignée
 Techniques : 
 Ce sont trois guerriers au service de Mars entourant Aria à la Palestre.

 
 Martien de la Fourmi
 Techniques : Hell's Poceded
 C'est un guerrier de Mars qui combat les chevaliers avec sa troupe de fourmis

  (première apparition - épisode 50)
 Dieu des Ténèbres
 C'est un ennemi, dans l'ombre de Mars, de la première saison. Médée et Amor des Poissons s'en prennent à Kōga afin d'en faire le réceptacle d'Abzu, pour lui permettre de retrouver sa forme originelle.

Armée de Pallas (saison 2) 
Les soldats de Pallas sont divisés en trois grades : « primaire, secondaire et tertiaire ». Chacun des deux premiers grades commandent un ou plusieurs soldats des grades inférieurs. Chaque Pallasite se bat avec une arme qui lui est propre et définit son nom. Les Pallasites primaires, au nombre de quatre, disposent chacun d'un « Chronotector » (armure Pallasite dont la « forme objet » représente une chimère de trois signes zodiacaux) d'une force équivalente à trois armures d'Or et disposent d'armes divines (épées sacrées) ayant des pouvoirs spéciaux. 

  de la Grande épée «  »
 Techniques :
 Titan est un Pallasite de premier rang. Il utilise une épée à deux mains dite .
 C'est un guerrier calme et le plus fidèle à Pallas. Il est l'un des  avec Hypérion, Gallia et Égéon. Son chronotector est vert et blanc. Il semble s'attacher un peu trop à Pallas au goût d'Hypéron. Égéon semble lui-même disposé à sacrifier Pallas dans une bataille visant pourtant à éliminer Athéna. Il renie finalement son allégeance envers son Dieu et jure à Pallas de la protéger jusqu'à la fin après que celle-ci a avoué être au courant d'être manipulée.
 Le Chronotector de Titan est appelé « Genesistector » et a pour « forme objet » une chimère représentant les signes zodiacaux du Sagittaire, de la Vierge et des Gémeaux.
 Lorsque Seiya, Harbinger et Saori atteignent la salle du trône où se trouve Pallas, Harbinger se lance sur elle pour en finir avec le conflit qui oppose les deux déesses mais Titan s'interpose. Titan décide de se battre contre le Chevalier du Taureau mais Harbinger parvient à détruire son épée sacrée lorsque Titan tente une seconde fois de protéger Pallas d'un dégât collatéral, abandonnant son épée, plantée dans le sol pour repousser la charge du Taureau. Alors que Harbinger voudrait en finir avec Titan et Pallas, Athéna intervient pour l'en empêcher car elle souhaite poursuivre elle-même le combat contre sa sœur. À la suite de ce duel, Titan intervient à son tour pour entraver le geste d'Athéna, résolue à tuer sa sœur. C'est là que Titan dévoile son Chronotector pour affronter Seiya qui vient de revêtir sa nouvelle armure du Sagittaire («  »). Titan se présente à nouveau en tant que Pallasite pour appuyer une fois de plus son soutien indéfectible à Pallas alors qu'il avait auparavant prêté allégeance à Saturne avec pour mission de servir puis trahir la déesse en attendant le retour du dieu. Il est gravement blessé par la flèche du Sagittaire lors du combat. Alors que lui et Seiya s'apprêtent à en finir, Pallas s'interpose. Athéna, réalisant l'amour de Pallas pour Titan, se réconcilie avec sa sœur et ordonne à Titan de prendre soin d'elle. Il joint ensuite ses forces à celles de Seiya pour tenter de stopper Europe alors qu'il est parvenu à piéger les deux déesses. 

  du Fouet «  »
 Techniques : Snake Plasma, Snake Plasma Full Power
 Dioné est un Pallasite de deuxième rang et a un comportement courtois. Il utilise un fouet nommé «  ».
 Il se rapproche de Kiki pour l'informer des agissements de Pallas mais fuit devant le chevalier du Bélier qui menace de l'attaquer. Lors de leur seconde rencontre pendant le siège de Pallas Belda, Kiki détruit d'un seul doigt l'armure (nommée Chronotector) de Dioné car il en connaissait le point faible. Puis, il fait disparaître le Pallasite grâce à sa technique appelée .

  de la Morgenstern «  »
 Techniques : Star Crusher, Iron Meteor (Météore d'acier), Iron Meteor Striker, Hyperion Meteor, Iron Meteor Bazooka
 Tarvos est un Pallasite de troisième rang. Son arme est la Morgenstern dite « Concasseur d'étoile () ».
 Ce guerrier imposant est le premier à faire face à Kōga dans la bataille.
 Lors du siège de Pallas Belda, Tarvos apparaît face à Kōga vêtu d'une toute nouvelle armure renforcée appelée Chronotector. Il est vaincu par l'association de Kōga et de Ryūhō.

  de la Lance « Brionac »
 Techniques : Chrono Delayed (Chrono Suspension), Parasite Bee (Abeilles pallassines), Needle Dance (Bal des aiguilles), Blast Bee Stinger
 Loge est un Pallasite de troisième rang. Il affronte Sōma en combattant avec une lance dite lance « Brionac ».
 Loge est vaincu par Sōma aidé par Subaru et deux autres chevaliers d'acier, Emma et Kelly.

  de la Griffe « Max Brilliant »
 Techniques : Twin Madness Claw
 Ymir est un Pallasite de troisième rang, sœur de Méthone. Elle utilise une griffe dite Griffe « Max Brilliant » pour se battre contre Yuna.
 Lors du siège de Pallas Belda, Méthone reçoit d'Europe un sablier appelé « Anti-limit » qui lui permet de fusionner avec sa sœur Ymir pour obtenir plus de puissance mais cette fusion va provoquer la mort d'Ymir.

  de la Griffe « Max Brilliant »
 Techniques : Chrono Delayed, Madness Claw, Twin Madness Claw, Death Claw
 Méthone est un Pallasite de troisième rang, frère d'Ymir. Il utilise une griffe dite Griffe « Max Brilliant » pour se battre contre Yuna.
 Lors du siège de Pallas Belda, Méthone, ivre de vengeance envers les chevaliers de bronze, reçoit de la part d'Europe un sablier appelé « Anti-limit » qui lui permet de fusionner avec sa sœur Ymir. Cette fusion offre davantage de puissance à Méthone mais provoque la mort d'Ymir.
 Méthone est alors vaincu par le duo constitué de Sōma et de Yuna.

  du Triple-Rod «  »
 Techniques : Chrono Delayed, Flail Shooter, Triple Disaster, Brutal Phantom, Phantom Scream
 Halimède est un Pallasite de troisième rang qui utilise comme arme un bâton de type triple-rod appelé « Sansetsukon » pour affronter Ryūhō et Shunrei en Chine.
 Lors d'une confrontation dans un village avec Shun d'Andromède, Halimède qui dominait le combat finit par fuir devant Shun vêtu de sa nouvelle armure d'Andromède appelée «  ».
 Lors du siège de Pallas Belda, Halimède tombe sur Raki, l'apprentie de Kiki du Bélier, qui est sauvée par Kōga et Subaru. C'est là que Halimède dévoile une toute nouvelle arme appelée « Phantom Eater ». Et c'est finalement Subaru, après avoir appris à maîtriser sa nouvelle armure du Petit Cheval avec l'aide précieuse de Raki, qui achèvera Halimède. Son tort a été de ne pas croire aux valeurs d'amitié et de loyauté défendues par les chevaliers d'Athéna.  

  des Dagues « Daggers »
 Techniques : Chrono Delayed, Bloody Rain, Bloody Dagger, Bloody Storm, Bloody Hurricane
 Hati est un Pallasite de troisième rang qui se sert de son ouïe développée pour dominer ses adversaires dans le combat. Ses armes sont des dagues. Hati a pour ambition de devenir un Pallasite de deuxième rang. Il est surveillé puis épaulé par Rhéa, lui-même Pallasite de deuxième rang.
 Il se rend au Japon pour attaquer Kōga et Subaru puis Haruto. Il est battu par ce dernier.
 Il est ensuite chargé de détruire le centre d'entraînement des chevaliers d'acier, il parvient à éliminer plusieurs des élèves, dont Erna un ami de Subaru. Ce dernier dans sa colère vainc Hati qui doit à nouveau battre en retraite.
 Sa mission suivante consiste à mener la deuxième vague d'attaque contre la Palestre. Il fait face à Seiya mais fuit devant la puissance écrasante du chevalier d'or.
 Il réapparaît à Pallas Belda où il est chargé de mener une attaque contre un refuge de survivants. Tenu en échec une nouvelle fois, cette fois par Celeris du Petit Cheval, il perd tout espoir de promotion. Dans sa colère, il provoque Celeris en combat singulier et meurt des mains de ce dernier.

  de la Lance divine « Gae Bolg »
 Techniques : Gae Bolg, Perfect Pawn
 Rhéa est un Pallasite de deuxième rang, considéré par Titan. Contrairement aux autres Pallasites, il ne porte pas d'arme à proprement parler. Son bras droit détient cependant la puissance d'une lance divine capable de tout percer, appelée « Gae Bolg » qui peut être comparée à la technique d'Excalibur. Il emploie également des pantins armés qu'il dirige par son cosmos
 Il intervient au Japon pour interrompre le combat entre Haruto et Hati pour repartir avec ce dernier.
 Il est ensuite chargé par Titan de tuer Shiryū au château de Pallas. Trop confiant en sa lance, il échoue dans un premier temps à percer Excalibur contenue dans le bras droit de Shiryū. Il réussit cependant à tromper le chevalier d'Or en perçant son armure et à le blesser gravement. Il fait ensuite face à Ryūhō qu'il malmène dans un premier temps, mais le jeune chevalier de Bronze parvient à faire exploser un cosmos incroyable avant de s'effondrer de fatigue sans avoir pu tuer le Pallasite. Shiryū révèle alors à Rhéa qu'il n'avait pas été mortellement blessé et qu'il jouait les agonisants pour permettre à son fils de faire exploser son potentiel, il se défait ensuite facilement du Pallasite.

  des Chakrams «  »
 Techniques : 
 Europe est un Pallasite de deuxième rang qui a la particularité d'être bicolore : ses yeux vairons, ses cheveux, son Chronotector sont partagés en deux entre rouge et bleu.
 Ses armes sont des chakrams appelés «  ».
 Europe apparaît comme un fin stratège qui sait aussi pratiquer l'ironie avec ses adversaires ou bien la flatterie avec ses supérieurs (Pallas incluse).
 Il propose à Eden de ressusciter les proches qu'il a perdus s'il rejoint les rangs des Pallasites mais il le teste car il se méfie du fils de Mars. Il offre ensuite le sablier «  » à Méthone pour lui permettre de fusionner avec Ymir. Un peu plus tard, il rencontre de nouveau Eden à Pallas Belda et assiste presque impuissant à la colère de Subaru dont le cosmos écrasant s'élève. Europe disparaît un moment. Mais à plusieurs reprises, il fait allusion à un plan secret qui l'incite à offrir un peu de répit aux chevaliers de bronze. C'est ainsi qu'il intervient deux fois de suite pour interrompre Mirā qui est sur le point de lancer toute sa puissance destructrice sur les chevaliers de bronze (la première fois contre Kōga, Ryūhō, Haruto et Subaru ; la seconde contre Ikki et ceux qui l'entourent). Lorsqu'Athéna et ses chevaliers entrent enfin dans le château de Pallas, Europe apparaît devant eux pour leur proposer de choisir entre quatre routes. L'une d'elles mènerait à Pallas. Après avoir tenu en respect les jeunes Chevaliers de Bronze et humilié moralement l'ensemble des héros (dont Seiya ou Harbinger), Europe accuse leur déesse d'être responsable de tous les événements concernant Pallas. Il s'éclipse finalement après avoir volontairement reçu le coup de poing d'un Subaru énervé. Il fait une nouvelle apparition à la fin du combat entre Égéon et Ikki et s'empare des restes de l'épée sacrée du Pallasite primaire.
 Il tend un piège aux Chevaliers dans le château de Pallas sous la forme d'un labyrinthe, les faisant courir indéfiniment jusqu'à la mort inévitable d'Athéna. Il est cependant démasqué par Hyoga et Shun qui parviennent à trouver sa cachette. Alors qu'il tente de fuir, la chaîne d'Andromède le rattrape et il ne peut éviter l'affrontement. Il révèle également qu'à l'instar des Pallasites primaires, il sait que quelqu'un manipule Pallas.
 Europe essaie d'influencer sur la volonté et sur les désirs de Pallas alors qu'elle attend l'arrivée imminente de sa grande sœur Athéna. Il souhaite que Pallas tue Athéna pour servir les plans de son propre maître, le dieu Saturne. Puis il assiste, à bonne distance, au duel des deux déesses. Il est trouvé par Hyoga et Shun, mais réussit à leur fausser compagnie en leur opposant Mira.
 Alors qu'Athéna et Pallas se réconcilient, il manipule leurs bracelets et s'empare de leurs cosmos. Il se présente également sous sa véritable apparence avec un nouveau Chronotector et montre une force au moins équivalente à celle des Pallasites primaires. Il réveille alors sous les yeux des héros son maître grâce aux cosmos combinés d'Athéna et de Pallas : Subaru, alias Saturne. Mais la tempête nébulaire lancée par Shun va permettre de détruire son nouveau Chronotector et de le blesser gravement. Il meurt finalement d'une attaque ultime de Titan, furieux contre son ancien serviteur et désireux de venger l'honneur de Pallas, alors qu'Europe tentait vainement de tuer Athéna et Pallas.

  du Marteau «  »
 Techniques : Chrono Delayed, Demon's Hammer, Gigantic Meteor, Gigantic Asteroid
 Thébé est un Pallasite de troisième rang qui accompagne Europe. Il combat avec un marteau appelé «  ».
 Lors du siège de la Palestre, Thébé accompagne Ægir et se fait repousser par Genbu de la Balance.
 Lors du siège de Pallas Belda, Thébé qui affronte Eden et d'autres chevaliers de bronze décide de lancer son ultime attaque en invoquant un énorme météore (nommé Gigantic Asteroid) qui menace les réfugiés vivant cachés dans les souterrains de la ville. Mais le nouvel arcane d'Eden, nommé «  », réduit le météore en morceaux qui retombent sur les toits de la ville et l'un d'eux tue Thébé sur le coup.

  de l'Épée sacrée «  »
 Techniques : Shock of Destruction, Chrono Catastrophe
 Hypérion est un Pallasite de premier rang et l'un des . Ses cheveux et son Chronotector sont de couleur rouge.
 Il possède une épée sacrée  appelée .
 Lors du siège de la Palestre, Hypérion prête son épée sacrée à Ægir pour combattre Genbu mais ce dernier parvient à ébrécher la lame de l'épée. Il semble se moquer du sort de Pallas, déesse qu'il doit pourtant servir, et dit à Titan de ne pas trop s'attacher à cette dernière. Hypérion semble en effet ne pas supporter l'attitude sans doute trop humaine de Titan. 
 Le Chronotector d'Hypérion est appelé «  » et a pour « forme objet » une chimère représentant les signes zodiacaux du Lion, du Bélier et du Taureau.
 Note : Hypérion a d'abord été annoncé comme portant le nom d').

  de l'Épée sacrée «  »
 Techniques : Bushin Kōrinken, Light of Genesis,  (grand rayon de lumière venu des cieux)
 Gallia est un Pallasite de premier rang et l'un des . Son Chronotector est de couleur jaune.
 Elle possède une épée sacrée  appelée . Elle ne semble pas se soucier du sort de Pallas, déesse qu'elle est pourtant censée servir et respecter car le sort de cette dernière est notamment lié à celui d'Athéna. Contrairement à Égéon qui étudiait les humains avec une certaine forme de respect, Gallia les observe comme des insectes qu'elle pourra ensuite disséquer tout en condamnant leurs péchés. Elle vante cependant la laideur et la perversion typiquement humaines de Tokisada là où Égéon le trouve simplement arrogant et inintéressant parce qu'il ne cherche pas à changer.
 Gallia se rend au Cap Sounion pour faire un marché avec Paradox des Gémeaux qui y est emprisonnée depuis la défaite de Mars et sa propre défaite contre Ryūhō. Elle propose alors à Paradox de la libérer et de la promouvoir Pallasite de deuxième rang. Mais Paradox n'est qu'une marionnette entre les mains de Gallia. 
 Le Chronotector de Gallia est appelé «  » et a pour « forme objet » une chimère représentant les signes zodiacaux du Verseau, du Cancer et des Poissons.
 Après la défaite de Paradox face à sa petite sœur Intégra et alors qu'Athéna lui avait prodigué des soins en utilisant son cosmos divin, Gallia apparaît alors épée sacrée en main et en assène un coup à Paradox pour la punir de son échec, créant surprise et effroi parmi les Chevaliers présents. Elle parvient ensuite à esquiver ou bloquer toutes les attaques des Chevaliers d'Or. Alors qu'elle est sur le point d'achever Seiya, elle en est empêchée par Pallas. Elle révèle alors qu'elle ne la sert pas, ce à quoi Pallas rétorque qu'elle le savait déjà. Paradox, vexée de voir Gallia repousser un amour qu'elle a cherché toute sa vie unit ses forces avec Intégra et elles font subir à Gallia l’. C'est un échec, mais également un piège : leur but était d'offrir une voie d'accès directe aux Chevaliers de bronze perdus dans les couloirs d'Europe. 

  de l'Épée sacrée «  »
 Techniques : Jūbaku Raizanba
 Égéon est un Pallasite de premier rang et l'un des . Ses cheveux sont de couleur bleue et son Chronotector est bleu et blanc. Il porte un intérêt particulier aux mortels et se bat volontairement en limitant sa force pour observer jusqu'où les humains peuvent aller. Au contraire, il juge Tokisada trop arrogant, arguant qu'il n'aime pas les êtres incapables de changer.
 Il possède une épée sacrée  appelée  ayant le pouvoir de modifier la gravité. 
 La lame de cette épée sacrée a été précédemment ébréchée par Ikki du Phénix en personne.
 Le Chronotector d'Égéon est appelé « Gravitontector » et a pour « forme objet » une chimère représentant les signes zodiacaux de la Balance, du Scorpion et du Capricorne.
 Il fait face à Shun, Kōga, Sōma et Yuna au château de Pallas. Il met rapidement Shun hors de combat et fait face aux 3 chevaliers de bronze. Kōga, à l'aide de ses deux amis, ébrèche une nouvelle fois son épée, ce qui permet de libérer Shun de son entrave temporelle. Ikki apparaît alors et défie Égéon en combat singulier. Il tente de lui faire avouer le nom de son véritable maître en lui faisant subir l'illusion du Phénix mais Égéon préfère se blesser le front pour rompre le charme plutôt que de lui révéler. Ikki détruit définitivement son épée en lui révélant que Kōga et lui-même avaient fait plus que l'ébrécher : son épée s'était affaiblie. Ikki et Égéon perdent tous deux la vie en élevant au maximum leurs cosmos, ce qui provoque une explosion mutuelle.
 Contre toute attente, Ikki réapparaît en chair et en os juste après l'attaque lancée sur Terre par Saturne pour en figer tous les habitants. L'oiseau immortel aurait reçu l'aide d'Egéen pour revenir sur Terre. Ikki en profite pour brûler tout son cosmos et l'envoyer vers la planète Saturne afin de renforcer celui de Kōga qui affronte le dieu du temps.

  du Gantelet «  »
 Techniques : Psionic Hand, Phantom Claw, Psionic Phantom Claw, Chrono Destruction
 Ægir est un Pallasite de deuxième rang. C'est un subordonné d'Hypérion.
 L'arme qu'il utilise est un Gantelet appelé .
 Lors du siège de la Palestre, il est amené à utiliser l'épée sacrée d'Hypérion, le , contre Genbu de la Balance et parvient à terrasser le chevalier d'Or. Mais il est finalement abattu par Kōga qui venge ainsi la mort de Genbu.
 Ægir ressuscite après le réveil de Saturne pour affronter les chevaliers d'Acier. Il est confronté au courage de la jeune Emma, déterminée à prouver sa valeur individuelle face à un Pallasite arrogant qui méprise les humains, et est défait par une attaque de Jabu qui marque son retour parmi les Chevaliers.

  de la Faux mortelle «  »
 Techniques : Storm Cutter, Devil Execution, Devil Twin Tempest
 Cyllène est un Pallasite de troisième rang, frère jumeau de Greip. Il utilise une faux contre Haruto et Subaru.
 Il est en compétition avec son frère pour obtenir la promotion du deuxième rang. Il est défait par le binôme Haruto-Subaru.
 Lors du siège de Pallas Belda, il attaque les chevaliers de bronze dans les souterrains mais Subaru, nouvellement promu chevalier de bronze du Petit Cheval, intervient et l'achève en utilisant l'arcane majeur de Celeris et de Kitalpha, nommé «  ».

  de la Faux mortelle «  »
 Techniques : Devil Blizzard, Devil Twin Tempest
 Greip est un Pallasite de troisième rang, frère jumeau de Cyllène. Il utilise une faux contre Haruto et Subaru.
 Il est en compétition avec son frère pour obtenir la promotion du deuxième rang. Il est défait par le binôme Haruto-Subaru.
 Lors du siège de Pallas Belda, il attaque les chevaliers de bronze dans les souterrains mais Subaru, nouvellement promu chevalier de bronze du Petit Cheval, intervient et l'achève en utilisant l'arcane majeur de Celeris et de Kitalpha, nommé «  ».

  du Gant «  »
 Techniques : Element Rejection, Bunshin no Jutsu, Fire Wall
 Mirā est un Pallasite de rang inconnu, un déserteur qui n'a pas répondu à l'appel des Pallasites. Il ne porte pas de Chronotector mais utilise une sorte de gant appelé «  ». Grâce à ce gant alchimique, il détruit les armures de Subaru, Kōga et Haruto et finit par détruire le bouclier du Dragon de Ryūhō.
 Mirā n'est pas déterminé à choisir un camp dans la bataille (entre les Pallasites et les chevaliers d'Athéna) préférant « jouer » à détruire les armures de ses adversaires qu'il croise sur son chemin.
 Il considère « l' » offert par Pallas comme un jouet. Les armures qu'il a détruites (sous forme de cristal d'armure ou ) sont sa collection.
 Son combat contre Haruto, Kōga, Ryūhō et Subaru est interrompu par Europe qui semble faire une fleur aux chevaliers de bronze. Mais alors que les jeunes chevaliers de bronze arrivent enfin devant la porte du palais de Pallas, ils sont accueillis par Mirā, vêtu de son Chronotector et prêt à en découdre avec eux. Il bloque ses adversaires en créant une barrière de flammes bleues dans le but de détruire leurs armures mais Ikki apparaît pour l'affronter. Lors de ce combat, Mirā perd ses gants alchimiques (détruits par Ikki) et sa collection de cristaux d'armures (ou Clostones), ce qui provoque sa colère. Mais une nouvelle intervention d'Europe l'empêche d'en finir avec Ikki.
 « L’ » (une autre dimension), attaque commune lancée par les sœurs Paradox et Intégra des Gémeaux contre Gallia permet à Shun et Hyōga de quitter l'illusion créée par Europe et de retrouver ce dernier. Mais Europe finit par leur fausser compagnie en les laissant à la merci d'un Mirā désormais libre d'employer toute sa puissance contre les deux Chevaliers.
 Après le réveil de Saturne, Hyōga parvient à geler en partie Mirā et il l'élimine définitivement.

  du Bâton «  »
 Techniques : Crossroad Mirage (Carrefour des illusions), Final Destination (Destination finale), Scarlet Janus (Janus écarlate), World's End (Fin du monde), Galaxian Ultimation
 Paradox, ancien Chevalier d'Or des Gémeaux sous les ordres de Mars et de Médée, est devenue un Pallasite de deuxième rang après avoir été libérée de sa prison du Cap Sounion par Gallia, Pallasite de premier rang. Elle reçoit un Chronotector et un bâton ou sceptre en guise d'arme. Elle est alors désignée sous le titre de «  ».
 Elle part à la recherche de Ryūhō et se rend au siège de Pallas Belda pour le séparer de ses compagnons. Mais le combat est interrompu par Intégra, sœur cadette de Paradox, et nouveau Chevalier d'Or des Gémeaux. Paradox entre alors dans une colère incommensurable et engage le combat contre sa propre sœur. Avant de disparaître de la dimension dans laquelle elle avait enfermé Ryūhō, Paradox jure alors à Intégra qu'un jour, elle lui reprendra tout.
 Alors que les quatre groupes constitués par les Chevaliers accompagnant Athéna sont éparpillés sur quatre routes dont l'une devrait mener à Pallas, Paradox approche le groupe d'Athéna pour provoquer la venue de sa petite sœur Intégra en tentant de tuer la déesse. S'ensuit alors un combat fratricide interrompu une première fois par Harbinger pour défendre Intégra en mauvaise posture. Puis cette dernière reprend le dessus et au moment où elle se jure de prendre la vie de Paradox, Athéna intervient pour épargner les deux femmes, l'une résignée à mourir des mains de sa sœur, et l'autre résignée à commettre un crime irréparable. Devant un Seiya médusé et effrayé à l'idée que Paradox essaie encore de tuer la déesse, Saori s'approche de la jeune femme, prend sa main et l'inonde de sa lumière pour panser ses blessures et évacuer toute la haine de son cœur. Mais alors qu'Intégra tend la main à Paradox avec l'approbation de Seiya, l'enjoignant de rejoindre les rangs d'Athéna contre Pallas, celle qui n'est encore qu'une Pallasite prend peur et leur tourne le dos, gagnée par la honte et l'orgueil, laissant une bonne occasion à Gallia pour apparaître et la punir d'un coup d'épée sacrée créant la stupéfaction parmi les Chevaliers présents autour d'Athéna.
 Après avoir permis, grâce à une attaque combinée avec Intégra, d'annuler les illusions créées par Europe pour que les chevaliers puissent tous se retrouver en un lieu commun, Paradox meurt dans les bras de sa sœur en lui avouant enfin qu'elle l'aime.

  de la Pierre mystique «  »
 Techniques : Cosmo Reflect, Cosmo Conduction
 Surt est un Pallasite de deuxième rang, placé par Égéon sur la route numéro 1 empruntée par le groupe de Shun, Kōga, Sōma et Yuna. Il porte un Chronotector principalement bleu et utilise une pierre aux propriétés défensives appelée «  ». Cette pierre lui permet de renvoyer le cosmos des attaques de ses adversaires en formant un dôme d'énergie qui empêche tout cosmos de pénétrer à l'intérieur.

  de l'Horloge de la mort «  »
 Techniques : Chrono Divide (Division temporelle), Chrono Immortal (Immortalité temporelle), Chrono Dominion (Domination temporelle)
 Tokisada, ancien Chevalier d'Or du Verseau sous les ordres de Mars et de Médée, est devenu un Pallasite de deuxième rang, placé sur la route  empruntée par le groupe de Hyōga, Haruto, Eden et Subaru. Il a reçu un Chronotector après avoir été sauvé par une entité alors que son corps se trouvait aux confins du temps. Tokisada semble n'obéir à personne d'autre qu'à son « sauveur » même s'il daigne suivre la mission qui lui a été confiée par Gallia et Égéon, d'autant plus qu'il souhaite se venger de Haruto qui l'avait vaincu.
 Il utilise une crosse appelée «  ». Cette crosse lui permet de geler le temps de ses adversaires. Mais les pouvoirs de sa crosse et de sa nouvelle armure lui permettent aussi de geler temporairement ses propres atomes pour se protéger des attaques comme si son corps était figé dans le temps, ses atomes ne pouvant alors être détruits par une attaque. Contre toute attente, il s'avère que Tokisada n'est pas pour autant stoppé ni ralenti dans ses mouvements lorsqu'il utilise un tel pouvoir.
 Toutefois, Subaru, répète son exploit face à Europe en parvenant à toucher Tokisada au visage jusqu'à ce que Hyōga réussisse à repousser ses attaques et à l'enfermer dans un cercueil de glace en utilisant l'ancienne technique de Camus, ancien Chevalier d'Or du Verseau, appelée «  ».

 
 Techniques :
 Saturne est celui que certains personnages désignent en utilisant l'expression « cette personne ». Il est le dieu du temps qui a offert les Chronotectors à Pallas et à son armée. Il a aussi conféré les quatre épées sacrées aux quatre Pallasites primaires. Le but de Saturne était de faire en sorte que Pallas et Athéna s'entretuent.
 Le dieu a fui avant d'être découvert par Ikki et a scellé sa mémoire afin de revenir sur Terre et vivre au milieu des humains en tant que Subaru. C'est aussi lui qui a libéré Tokisada des confins du temps et lui a offert un Chronotector.
 Europe, qui depuis le début trompe Pallas et la pousse vers la confrontation mortelle avec Athéna, tire les ficelles pour permettre à son maître de faire son retour. Mirā semble aussi lui être fidèle car il a suivi les conseils d'Europe lui suggérant d'attendre le moment opportun pour intervenir et libérer toute sa puissance sur les derniers Chevaliers survivants qui seraient un obstacle pour le dieu. Égéon a refusé de révéler le nom de Saturne à Ikki, tandis que Gallia a avoué avec provocation qu'elle ne servait pas Pallas. Hypérion a fait peu de cas des sorts funestes d'Égéon et de Gallia et a combattu jusqu'au bout pour son maître.
 Figé par l'attaque de Hypérion, Subaru se retrouve confronté à un adversaire jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est lui-même en partie cet ennemi d'Athéna qui se cache en attendant son réveil. Subaru qui s'est éveillé en tant qu'humain défenseur des autres et qui a toujours proclamé haut et fort qu'il deviendrait un dieu, prend peur à mesure qu'il se rapproche de la nature divine qu'il désirait tant.
 Europe utilise les bracelets de Pallas et d'Athéna pour exploiter leurs cosmos et réveiller Saturne qui dormait en Subaru. L'éveil de Saturne détruit l'armure du Petit Cheval ; ainsi, le dieu du temps qui apparaît invoque son propre Chronotector et reprend l'épée sacrée de Pallas qui lui appartenait.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  des personnages sur Tōei animation
  de Masami Kurumada sur la série
  Liste des personnages sur Anime News Network

Saint Seiya Omega